До списку лускокрилих Кенії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Кенії.

Згідно з оцінками, зареєстровано 2660 видів лускокрилих з 52 родин, що трапляються на території Кенії.

Денні метелики

Косатцеві (Papilionidae) 

 Papilio chrapkowskii Ernst Suffert, 1904
 Papilio desmondi van Someren, 1939
 Papilio hornimani Distant, 1879
 Papilio cynorta Fabricius, 1793
 Papilio constantinus Ward, 1871
 Papilio echerioides Gabriel, 1945
 Papilio nobilis Rogenhofer, 1891
 Papilio lormieri Distant, 1874
 Papilio ophidicephalus Oberthür, 1878
 Papilio phorcas Cramer, 1775
 Graphium antheus (Cramer, 1779)
 Graphium kirbyi (Hewitson, 1872)
 Graphium polistratus (Grose-Smith, 1889)
 Graphium colonna (Ward, 1873)
 Graphium porthaon (Hewitson, 1865)

Біланові (Pieridae) 

 Eurema floricola (Butler, 1886)
 Colotis antevippe (Lucas, 1852)
 Colotis aurigineus (Butler, 1883)
 Colotis aurora (Klug, 1829)
 Colotis auxo (Lucas, 1852)
 Colotis celimene (Lucas, 1852)
 Colotis chrysonome (Klug, 1829)
 Colotis daira (Felder & Felder, 1865)
 Colotis danae (Klug, 1829)
 Colotis eunoma (Suffert, 1904)
 Colotis evagore (Boisduval, 1836)
 Colotis evenina (Gerstaecker, 1871)
 Colotis halimede Talbot, 1939
 Colotis hetaera (Gerstaecker, 1871)
 Colotis hildebrandtii (Staudinger, 1884)
 Colotis incretus (Butler, 1881)
 Colotis phisadia (Sharpe, 1898)
 Colotis pleione (Butler, 1886)
 Colotis protomedia (Klug, 1829)
 Colotis regina (Trimen, 1863)
 Colotis rogersi (Dixey, 1915)
 Colotis venosa (Staudinger, 1885)
 Colotis vesta (Butler, 1878)
 Colotis vestalis (Staudinger, 1884)
 Eronia leda (Boisduval, 1847)
 Pinacopterix eriphia (Butler, 1886)
 Nepheronia buquetii (Boisduval, 1836)
 Appias lasti (Grose-Smith, 1889)
 Appias phaola (Grose-Smith, 1889)
 Pontia distorta (Butler, 1886)
 Pontia glauconome Klug, 1829
 Pontia helice (Crowley, 1887)
 Mylothris agathina (Cramer, 1779)
 Mylothris jacksoni Sharpe, 1891
 Mylothris kilimensis Kielland, 1990
 Mylothris kiwuensis Talbot, 1944
 Mylothris sagala Butler, 1888
 Mylothris schumanni Suffert, 1904
 Dixeia charina (Grose-Smith, 1889)
 Dixeia doxo Talbot, 1943
 Dixeia orbona (Butler, 1900)
 Dixeia pigea (Boisduval, 1836)
 Dixeia spilleri (Spiller, 1884)
 Belenois gidica (Lucas, 1852)
 Belenois margaritacea Sharpe, 1891
 Belenois rubrosignata Dixey, 1900
 Belenois solilucis (Aurivillius, 1921)
 Belenois zochalia (Boisduval, 1836)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aslauga orientalis Cottrell, 1981
 Aslauga purpurascens Holland, 1890
 Lachnocnema bibulus (Fabricius, 1793)
 Lachnocnema pseudobibulus Libert, 1996
 Lachnocnema sosia Libert, 1996
 Lachnocnema durbani Trimen & Bowker, 1887
 Lachnocnema emperamus (Snellen, 1872)
 Lachnocnema divergens Gaede, 1915
 Lachnocnema vuattouxi Libert, 1996
 Lachnocnema dohertyi Libert, 1996
 Alaena amazoula Hawker-Smith, 1933
 Alaena johanna Sharpe, 1890
 Alaena ngonga Jackson, 1966
 Alaena picata Sharpe, 1896
 Pentila pauli Staudinger, 1888
 Pentila rogersi (Druce, 1907)
 Pentila tachyroides Dewitz, 1879
 Pentila tropicalis (Grose-Smith & Kirby, 1889)
 Ornipholidotos katangae Stempffer, 1947
 Ornipholidotos amieti Libert, 2005
 Ornipholidotos peucetia (Grose-Smith, 1889)
 Mimacraea krausei Dewitz, 1889
 Mimacraea marshalli Trimen, 1898
 Mimeresia dinora (Kirby, 1890)
 Liptena kiellandi Congdon & Collins, 1998
 Tetrarhanis ilma (Hewitson, 1873)
 Tetrarhanis stempfferi (Stempffer, 1956)
 Pseuderesia mapongua (Holland, 1893)
 Eresina crola Talbot, 1935
 Teriomima subpunctata Kirby, 1887
 Teriomima micra (Grose-Smith, 1898)
 Teriomima parva Hawker-Smith, 1933
 Baliochila hildegarda (Kirby, 1887)
 Baliochila dubiosa Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila minima (Hawker-Smith, 1933)
 Baliochila amanica Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila latimarginata (Hawker-Smith, 1933)
 Baliochila lipara Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila confusa Henning & Henning, 2004
 Baliochila fragilis Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila stygia Stempffer & Bennett, 1953
 Cnodontes vansomereni Stempffer & Bennett, 1953
 Eresinopsides bichroma Stempffer, 1950
 Iridana tororo Stempffer, 1964
 Cerautola miranda (Talbot, 1935)
 Cephetola mengoensis (Bethune-Baker, 1906)
 Cephetola orientalis (Roche, 1954)
 Deloneura ochrascens (Neave, 1904)
 Neaveia lamborni Druce, 1910
 Hewitsonia inexpectata Bouyer, 1997
 Myrina dermaptera Talbot, 1935
 Myrina silenus Trimen, 1879
 Myrina subornata d'Abrera, 1980
 Lipaphnaeus leonina (Sharpe, 1890)
 Chloroselas azurea Butler, 1900
 Chloroselas esmeralda Butler, 1886
 Chloroselas minima Jackson, 1966
 Chloroselas pseudozeritis (Trimen, 1873)
 Chloroselas trembathi Collins & Larsen, 1991
 Chloroselas vansomereni Jackson, 1966
 Vansomerenia rogersi (Riley, 1932)
 Cigaritis apelles (Oberthür, 1878)
 Cigaritis ella (Hewitson, 1865)
 Cigaritis mozambica (Bertoloni, 1850)
 Cigaritis nairobiensis (Sharpe, 1904)
 Cigaritis nilus (Hewitson, 1865)
 Cigaritis somalina (Butler, 1886)
 Cigaritis tavetensis (Lathy, 1906)
 Cigaritis victoriae (Butler, 1884)
 Zeritis neriene Boisduval, 1836
 Axiocerses tjoane (Wallengren, 1857)
 Axiocerses collinsi Henning & Henning, 1996
 Axiocerses punicea (Grose-Smith, 1889)
 Axiocerses jacksoni Stempffer, 1948
 Aloeides conradsi Tite & Dickson, 1973
 Aphnaeus coronae Carcasson, 1964
 Aphnaeus hutchinsonii Trimen & Bowker, 1887
 Aphnaeus jacksoni Stempffer, 1954
 Aphnaeus neavei Bethune-Baker, 1926
 Aphnaeus williamsi Carcasson, 1964
 Hypolycaena buxtoni Bethune-Baker, 1924
 Hypolycaena obscura Stempffer, 1947
 Hypolycaena pachalica Butler, 1888
 Hypolycaena philippus (Fabricius, 1793)
 Hemiolaus caeculus Stempffer, 1954
 Leptomyrina hirundo (Wallengren, 1857)
 Leptomyrina gorgias Talbot, 1935
 Iolaus bolissus Hewitson, 1873
 Iolaus alienus Stempffer, 1953
 Iolaus apatosa (Stempffer, 1952)
 Iolaus arborifera (Butler, 1901)
 Iolaus bansana Bethune-Baker, 1926
 Iolaus bellina (Plötz, 1880)
 Iolaus diametra (Karsch, 1895)
 Iolaus hemicyanus Sharpe, 1904
 Iolaus iasis Hewitson, 1865
 Iolaus jacksoni (Stempffer, 1950)
 Iolaus mermis (Druce, 1896)
 Iolaus mimosae (Talbot, 1935)
 Iolaus pollux Aurivillius, 1895
 Iolaus sibella (Druce, 1910)
 Iolaus silanus Grose-Smith, 1889
 Iolaus tajoraca Walker, 1870
 Iolaus umbrosa (Butler, 1886)
 Iolaus pallene (Wallengren, 1857)
 Iolaus menas (d'Abrera, 1980)
 Iolaus crawshayi (Butler, 1901)
 Iolaus lalos (Druce, 1896)
 Iolaus maritimus (Stempffer & Bennett, 1958)
 Iolaus silarus Druce, 1885
 Iolaus poultoni (Riley, 1928)
 Iolaus catori Bethune-Baker, 1904
 Stugeta bowkeri Butler, 1901
 Stugeta carpenteri Stempffer, 1946
 Stugeta marmoreus Stoneham, 1934
 Stugeta somalina Stempffer, 1946
 Pilodeudorix obscurata (Trimen, 1891)
 Pilodeudorix camerona (Plötz, 1880)
 Pilodeudorix congoana (Aurivillius, 1923)
 Paradeudorix ituri (Talbot, 1935)
 Deudorix dariaves Hewitson, 1877
 Deudorix dinochares Grose-Smith, 1887
 Deudorix diocles Hewitson, 1869
 Deudorix ecaudata Gifford, 1963
 Deudorix jacksoni Talbot, 1935
 Deudorix livia (Klug, 1834)
 Deudorix suk Stempffer, 1948
 Deudorix vansomereni Stempffer, 1951
 Capys calpurnia Henning & Henning, 1988
 Capys catharus Stempffer, 1967
 Capys collinsi Henning & Henning, 1988
 Capys cupreus Henning & Henning, 1988
 Capys hermes Henning & Henning, 1988
 Capys juliae Henning & Henning, 1988
 Capys meruensis Henning & Henning, 1988
 Anthene amarah (Guérin-Méneville, 1849)
 Anthene bjoernstadi Collins & Larsen, 1991
 Anthene butleri (Oberthür, 1880)
 Anthene contrastata Stempffer, 1936
 Anthene hobleyi (Neave, 1904)
 Anthene janna Gabriel, 1949
 Anthene kersteni (Gerstaecker, 1871)
 Anthene lasti (Grose-Smith & Kirby, 1894)
 Anthene lemnos (Strand, 1911)
 Anthene minima (Trimen, 1893)
 Anthene opalina Stempffer, 1946
 Anthene otacilia (Pagenstecher, 1902)
 Anthene rothschildi (Aurivillius, 1922)
 Anthene rubricinctus (Holland, 1891)
 Anthene talboti Stempffer, 1936
 Anthene wilsoni (Talbot, 1935)
 Anthene staudingeri obsoleta (Stempffer, 1947)
 Anthene kimboza (Kielland, 1990)
 Anthene lamias (Hewitson, 1878)
 Anthene nigeriae (Aurivillius, 1905)
 Lycaena phlaeas (Holland, 1892)
 Cupidopsis jobates (Hopffer, 1855)
 Pseudonacaduba aethiops (Mabille, 1877)
 Uranothauma heritsia (Hewitson, 1876)
 Uranothauma nubifer (Trimen, 1895)
 Uranothauma vansomereni Stempffer, 1951
 Phlyaria cyara (Hewitson, 1876)
 Cacyreus tespis (Herbst, 1804)
 Harpendyreus aequatorialis (Sharpe, 1892)
 Harpendyreus marungensis (Joicey & Talbot, 1924)
 Leptotes adamsoni Collins & Larsen, 1991
 Leptotes babaulti (Stempffer, 1935)
 Leptotes brevidentatus (Tite, 1958)
 Leptotes jeanneli (Stempffer, 1935)
 Leptotes marginalis (Stempffer, 1944)
 Leptotes pulchra (Murray, 1874)
 Tuxentius calice (Butler, 1894)
 Tuxentius cretosus (Butler, 1876)
 Tuxentius melaena (Trimen & Bowker, 1887)
 Tarucus grammicus (Grose-Smith & Kirby, 1893)
 Tarucus kulala Evans, 1955
 Tarucus legrasi Stempffer, 1948
 Tarucus rosacea (Austaut, 1885)
 Tarucus theophrastus (Fabricius, 1793)
 Tarucus ungemachi Stempffer, 1942
 Zintha hintza (Trimen, 1864)
 Zizina antanossa (Mabille, 1877)
 Actizera lucida (Trimen, 1883)
 Azanus ubaldus (Stoll, 1782)
 Eicochrysops distractus (de Joannis & Verity, 1913)
 Eicochrysops masai (Bethune-Baker, 1905)
 Eicochrysops messapus (Godart, 1824)
 Eicochrysops rogersi Bethune-Baker, 1924
 Euchrysops albistriata (Capronnier, 1889)
 Euchrysops barkeri (Trimen, 1893)
 Euchrysops brunneus Bethune-Baker, 1923
 Euchrysops horus (Stoneham, 1938)
 Euchrysops kabrosae (Bethune-Baker, 1906)
 Euchrysops malathana (Boisduval, 1833)
 Euchrysops mauensis Bethune-Baker, 1923
 Euchrysops nilotica (Aurivillius, 1904)
 Euchrysops osiris (Hopffer, 1855)
 Euchrysops severini Hulstaert, 1924
 Euchrysops subpallida Bethune-Baker, 1923
 Thermoniphas colorata (Ungemach, 1932)
 Oboronia bueronica Karsch, 1895
 Oboronia guessfeldti (Dewitz, 1879)
 Chilades naidina (Butler, 1886)
 Chilades trochylus (Freyer, [1843])
 Lepidochrysops kitale (Stempffer, 1936)
 Lepidochrysops desmondi Stempffer, 1951
 Lepidochrysops elgonae Stempffer, 1950
 Lepidochrysops jansei van Someren, 1957
 Lepidochrysops kocak Seven, 1997
 Lepidochrysops loveni (Aurivillius, 1922)
 Lepidochrysops lukenia van Someren, 1957
 Lepidochrysops neonegus (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops peculiaris (Rogenhofer, 1891)
 Lepidochrysops polydialecta (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops pterou (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops victoriae Stempffer, 1951

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Danaus dorippus (Klug, 1845)
 Amauris crawshayi Butler, 1897
 Amauris ellioti Sharpe, 1896
 Amauris ochlea (Boisduval, 1847)
 Aphysoneura pigmentaria (Sharpe, 1894)
 Aphysoneura scapulifascia Kielland, 1989
 Bicyclus angulosa (Butler, 1868)
 Bicyclus anynana (Butler, 1879)
 Bicyclus auricruda Fox, 1963
 Bicyclus campina (Strand, 1910)
 Bicyclus ena (Hewitson, 1877)
 Bicyclus kenia (Rogenhofer, 1891)
 Bicyclus milyas (Hewitson, 1864)
 Bicyclus pavonis (Butler, 1876)
 Heteropsis phaea (Karsch, 1894)
 Heteropsis teratia (Karsch, 1894)
 Heteropsis peitho (Plötz, 1880)
 Ypthima condamini Kielland, 1982
 Ypthima asterope (Klug, 1832)
 Ypthima impura Ungemach, 1932
 Ypthima jacksoni Kielland, 1982
 Ypthima pupillaris Butler, 1888
 Ypthima rhodesiana Carcasson, 1961
 Ypthima yatta Kielland, 1982
 Neocoenyra duplex Butler, 1886
 Neocoenyra fulleborni Thurau, 1903
 Neocoenyra masaica Carcasson, 1958
 Coenyropsis carcassoni Kielland, 1976
 Physcaeneura leda (Gerstaecker, 1871)
 Neita victoriae (Aurivillius, 1899)
 Charaxes varanes (Cramer, 1777)
 Charaxes acuminatus Talbot, 1932
 Charaxes protoclea (Hewitson, 1877)
 Charaxes macclounii Butler, 1895
 Charaxes lasti Grose-Smith, 1889
 Charaxes jasius Poulton, 1926
 Charaxes epijasius Reiche, 1850
 Charaxes jasius Butler, 1866
 Charaxes hansali Rothschild, 1905
 Charaxes ansorgei Rothschild, 1897
 Charaxes eudoxus Poulton, 1929
 Charaxes overlaeti Schouteden, 1934
 Charaxes bohemani Felder & Felder, 1859
 Charaxes xiphares van Someren, 1939
 Charaxes nandina Rothschild & Jordan, 1901
 Charaxes cithaeron Poulton, 1926
 Charaxes violetta van Someren, 1966
 Charaxes ameliae van Someren, 1972
 Charaxes achaemenes Felder & Felder, 1867
 Charaxes jahlusa Joicey & Talbot, 1925
 Charaxes dilutus van Someren, 1974
 Charaxes baumanni Rogenhofer, 1891
 Charaxes blanda Poulton, 1926
 Charaxes ethalion van Someren, 1967
 Charaxes viola Butler, 1866
 Charaxes chanleri Holland, 1896
 Charaxes kirki Butler, 1881
 Charaxes aubyni van Someren & Jackson, 1952
 Charaxes contrarius van Someren, 1969
 Charaxes guderiana Poulton, 1929
 Charaxes paphianus Ward, 1871
 Charaxes zoolina (Westwood, [1850])
 Charaxes eurinome (Cramer, 1775)
 Charaxes wakefieldi (Ward, 1873)
 Charaxes tiberius (Grose-Smith, 1889)
 Vanessula milca (Hewitson, 1873)
 Antanartia dimorphica Howarth, 1966
 Antanartia schaeneia (Trimen, 1879)
 Vanessa abyssinica Howarth, 1966
 Junonia artaxia Hewitson, 1864
 Junonia natalica (Felder & Felder, 1860)
 Junonia ansorgei (Rothschild, 1899)
 Salamis cacta (Fabricius, 1793)
 Protogoniomorpha anacardii (Trimen, 1881)
 Precis actia Distant, 1880
 Precis archesia (Cramer, 1779)
 Precis limnoria Rogenhofer, 1891
 Precis sinuata Berger, 1981
 Hypolimnas deceptor (Trimen, 1873)
 Hypolimnas monteironis (Druce, 1874)
 Hypolimnas salmacis (Drury, 1773)
 Hypolimnas usambara (Ward, 1872)
 Byblia anvatara (Wallengren, 1857)
 Neptidopsis fulgurata Rothschild & Jordan, 1903
 Eurytela dryope (Cramer, [1775])
 Eurytela hiarbas (Drury, 1782)
 Sevenia morantii (Trimen, 1881)
 Sevenia natalensis (Boisduval, 1847)
 Sevenia rosa (Hewitson, 1877)
 Harma theobene (Weymer, 1892)
 Cymothoe coranus Grose-Smith, 1889
 Cymothoe teita van Someren, 1939
 Pseudacraea deludens Talbot, 1941
 Neptis agouale Pierre-Baltus, 1978
 Neptis aurivillii Schultze, 1913
 Neptis gratiosa Overlaet, 1955
 Neptis jordani Neave, 1910
 Neptis katama Collins & Larsen, 1991
 Neptis kikuyuensis Jackson, 1951
 Neptis kiriakoffi Overlaet, 1955
 Neptis lugubris Rebel, 1914
 Neptis nemetes Hewitson, 1868
 Neptis quintilla Mabille, 1890
 Neptis nicoteles Hewitson, 1874
 Neptis nina Staudinger, 1896
 Neptis occidentalis Rothschild, 1918
 Neptis rogersi Eltringham, 1921
 Euryphura achlys (Hopffer, 1855)
 Euryphura isuka Stoneham, 1935
 Bebearia cocalia (Rbel, 1914)
 Bebearia orientis (Karsch, 1895)
 Bebearia sophus (Fabricius, 1793)
 Bebearia chriemhilda (Staudinger, 1896)
 Euphaedra zaddachii Butler, 1895
 Euphaedra viridicaerulea van Someren, 1935
 Euphaedra paradoxa Neave, 1904
 Euphaedra rattrayi Sharpe, 1904
 Euphaedra orientalis Rothschild, 1898
 Euphaedra neophron Pagenstrecher, 1902
 Euptera kinugnana (Grose-Smith, 1889)
 Pseudathyma lucretioides Carpenter & Jackson, 1950
 Pseudathyma nzoia van Someren, 1939
 Acraea acara Hewitson, 1865
 Acraea anemosa Hewitson, 1865
 Acraea boopis Pierre, 1979
 Acraea chilo Godman, 1880
 Acraea cuva Grose-Smith, 1889
 Acraea endoscota Le Doux, 1928
 Acraea magnifica Carpenter & Jackson, 1950
 Acraea matuapa Grose-Smith, 1889
 Acraea neobule Doubleday, 1847
 Acraea pseudolycia Butler, 1899
 Acraea rabbaiae Ward, 1873
 Acraea satis Ward, 1871
 Acraea zetes (Linnaeus, 1758)
 Acraea rudolfi Eltringham, 1929
 Acraea zonata Hewitson, 1877
 Acraea acrita Hewitson, 1865
 Acraea petraea Boisduval, 1847
 Acraea pudorina Staudinger, 1885
 Acraea braesia Godman, 1885
 Acraea caecilia (Fabricius, 1781)
 Acraea caldarena Hewitson, 1877
 Acraea equatorialis Neave, 1904
 Acraea lygus Druce, 1875
 Acraea mirabilis Butler, 1886
 Acraea miranda Riley, 1920
 Acraea natalica Boisduval, 1847
 Acraea pudorella Aurivillius, 1899
 Acraea sykesi Sharpe, 1902 xx
 Acraea adrasta Weymer, 1892
 Acraea aganice (Butler, 1888)
 Acraea epaea Staudinger, 1896
 Acraea umbra (Jordan, 1914)
 Acraea althoffi Poulton, 1924
 Acraea ansorgei Grose-Smith, 1898
 Acraea baxteri Le Cerf, 1933
 Acraea bonasia (Fabricius, 1775)
 Acraea cabira Hopffer, 1855
 Acraea esebria Hewitson, 1861
 Acraea excelsior Sharpe, 1891
 Acraea pentapolis Ward, 1871
 Acraea rangatana Eltringham, 1912
 Acraea viviana Staudinger, 1896
 Acraea anacreontica chyulu van Someren, 1939
 Acraea bomba Grose-Smith, 1889
 Acraea wigginsi Neave, 1904
 Acraea aubyni Eltringham, 1912
 Acraea parrhasia Aurivillius, 1904
 Issoria hanningtoni (Bernardi, 1968)
 Lachnoptera ayresii Trimen, 1879
 Phalanta phalantha (Rothschild & Jordan, 1903)

Головчаки (Hesperiidae) 

 Coeliades anchises (Gerstaecker, 1871)
 Coeliades hanno (Plötz, 1879)
 Coeliades keithloa Evans, 1937
 Coeliades pisistratus (Fabricius, 1793)
 Coeliades sejuncta (Mabille & Vuillot, 1891)
 Celaenorrhinus handmani Collins & Congdon, 1998
 Celaenorrhinus lourentis de Jong, 1976
 Eretis umbra (Trimen, 1862)
 Sarangesa phidyle (Walker, 1870)
 Sarangesa princei Karsch, 1896
 Sarangesa thecla Evans, 1956
 Eagris decastigma Mabille, 1891
 Caprona adelica Karsch, 1892
 Leucochitonea hindei Druce, 1903
 Abantis meru Evans, 1947
 Abantis paradisea (Butler, 1870)
 Abantis tettensis Hopffer, 1855
 Abantis venosa Trimen & Bowker, 1889
 Spialia colotes (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia confusa Evans, 1937
 Spialia delagoae (Trimen, 1898)
 Spialia depauperata (Strand, 1911)
 Spialia doris (Walker, 1870)
 Spialia kituina (Karsch, 1896)
 Spialia mafa Evans, 1937
 Spialia mangana (Rebel, 1899)
 Spialia wrefordi Evans, 1951
 Gomalia elma (Trimen, 1862)
 Astictopterus stellata (Mabille, 1891)
 Prosopalpus saga Evans, 1937
 Ampittia capenas (Hewitson, 1868)
 Kedestes brunneostriga (Plötz, 1884)
 Kedestes callicles (Hewitson, 1868)
 Kedestes nancy Collins & Larsen, 1991
 Kedestes nerva Plötz, 1884
 Kedestes rogersi Druce, 1907
 Kedestes wallengrenii (Trimen, 1883)
 Gorgyra diva Evans, 1937
 Gorgyra johnstoni (Butler, 1894)
 Gorgyra minima Holland, 1896
 Gorgyra subflavidus Holland, 1896
 Teniorhinus herilus (Hopffer, 1855)
 Ceratrichia semlikensis Joicey & Talbot, 1921
 Acada biseriata (Mabille, 1893)
 Osmodes thora (Plötz, 1884)
 Parosmodes morantii (Trimen, 1873)
 Semalea arela (Mabille, 1891)
 Andronymus neander (Plötz, 1884)
 Chondrolepis telisignata (Butler, 1896)
 Zophopetes nobilior (Holland, 1896)
 Artitropa erinnys Karsch, 1896
 Artitropa reducta Aurivillius, 1925
 Gretna carmen Evans, 1937
 Leona halma Evans, 1937
 Monza cretacea (Snellen, 1872)
 Platylesches moritili (Wallengren, 1857)
 Platylesches tina Evans, 1937
 Borbo fanta (Evans, 1937)
 Borbo ferruginea (Aurivillius, 1925)
 Metisella abdeli (Krüger, 1928)
 Metisella formosus (Butler, 1894)
 Metisella quadrisignatus (Butler, 1894)
 Metisella willemi (Wallengren, 1857)

Молі

Alucitidae 
 Alucita dohertyi (Walsingham, 1909)

Anomoeotidae 
 Anomoeotes elegans Pagenstecher, 1903
 Staphylinochrous holotherma Hampson, 1920

Ведмедиці (Arctiidae) 

 Acantharctia atriramosa Hampson, 1907
 Acantharctia bivittata (Butler, 1898)
 Acantharctia latifusca (Hampson, 1907)
 Acantharctia metaleuca Hampson, 1901
 Acantharctia nigrivena Rothschild, 1935
 Acantharctia tenuifasciata Hampson, 1910
 Acanthofrontia lithosiana Hampson, 1910
 Afraloa bifurca (Walker, 1855)
 Afrasura hyporhoda (Hampson, 1900)
 Afrasura indecisa (Walker, 1869)
 Afrasura obliterata (Walker, 1864)
 Afrasura peripherica (Strand, 1912)
 Afrasura violacea (Cieslak & Häuser, 2006)
 Afroarctia kenyana (Rothschild, 1933)
 Afrospilarctia lucida (Druce, 1898)
 Aglossosia deceptans Hampson, 1914
 Aglossosia flavimarginata Hampson, 1900
 Alpenus investigatorum (Karsch, 1898)
 Alpenus maculosa (Stoll, 1781)
 Alpenus nigropunctata (Bethune-Baker, 1908)
 Alpenus pardalina (Rothschild, 1910)
 Alpenus schraderi (Rothschild, 1910)
 Amata alicia (Butler, 1876)
 Amata chloroscia (Hampson, 1901)
 Amata cholmlei (Hampson, 1907)
 Amata congener (Hampson, 1901)
 Amata consimilis (Hampson, 1901)
 Amata cuprizonata (Hampson, 1901)
 Amata dissimilis (Bethune-Baker, 1911)
 Amata marinoides Kiriakoff, 1954
 Amata phoenicia (Hampson, 1898)
 Amata rubritincta (Hampson, 1903)
 Amata stenoptera (Zerny, 1912)
 Amata williami Rothschild, 1910
 Amerila affinis (Rothschild, 1910)
 Amerila androfusca (Pinhey, 1952)
 Amerila bipartita (Rothschild, 1910)
 Amerila brunnea (Hampson, 1901)
 Amerila bubo (Walker, 1855)
 Amerila luteibarba (Hampson, 1901)
 Amerila magnifica (Rothschild, 1910)
 Amerila mulleri Häuser & Boppré, 1997
 Amerila niveivitrea (Bartel, 1903)
 Amerila puella (Fabricius, 1793)
 Amerila roseomarginata (Rothschild, 1910)
 Amerila thermochroa (Hampson, 1916)
 Amerila vidua (Cramer, 1780)
 Amerila vitrea Plötz, 1880
 Amphicallia pactolicus (Butler, 1888)
 Amphicallia solai (Druce, 1907)
 Amphicallia thelwalli (Druce, 1882)
 Amsacta melanogastra (Holland, 1897)
 Amsactarctia pulchra (Rothschild, 1933)
 Anaphosia mirabilis (Bartel, 1903)
 Anapisa histrio (Kiriakoff, 1953)
 Anapisa melaleuca (Holland, 1898)
 Anapisa metarctioides (Hampson, 1907)
 Apisa canescens Walker, 1855
 Apisa fontainei Kiriakoff, 1959
 Apisa subargentea Joicey & Talbot, 1921
 Archilema dentata Kühne, 2007
 Archilema modiolus (Kiriakoff, 1958)
 Archilema nivea Kühne, 2007
 Archilema uelleburgensis (Strand, 1912)
 Argina amanda (Boisduval, 1847)
 Asura friederikeae Kühne, 2007
 Asura gubunica (Holland, 1893)
 Asura mutabilis Kühne, 2007
 Asura naumanni Kühne, 2005
 Asura pectinella Strand, 1922
 Asura spinata Kühne, 2007
 Asura spurrelli (Hampson, 1914)
 Asurgylla collenettei Kiriakoff, 1958
 Automolis pallida (Hampson, 1901)
 Balacra compsa (Jordan, 1904)
 Balacra flavimacula Walker, 1856
 Balacra preussi (Aurivillius, 1904)
 Balacra pulchra Aurivillius, 1892
 Balacra rattrayi (Rothschild, 1910)
 Balacra rubricincta Holland, 1893
 Balacra rubrostriata (Aurivillius, 1892)
 Binna penicillata Walker, 1865
 Carcinarctia laeliodes Hampson, 1916
 Carcinarctia metamelaena Hampson, 1901
 Caripodia fuscicincta Hampson, 1914
 Caripodia persimilis Hampson, 1914
 Ceryx crawshayi Hampson, 1901
 Ceryx semihyalina Kirby, 1896
 Cragia adiastola (Kiriakoff, 1958)
 Cragia distigmata (Hampson, 1901)
 Cragia quadrinotata (Walker, 1864)
 Creatonotos leucanioides Holland, 1893
 Ctenosia nephelistis Hampson, 1918
 Cyana bigutta Karisch, 2005
 Cyana flammeostrigata Karisch, 2003
 Cyana margarethae (Kiriakoff, 1958)
 Cyana pretoriae (Distant, 1897)
 Cyana rejecta (Walker, 1854)
 Cyana ugandana (Strand, 1912)
 Diota rostrata (Wallengren, 1860)
 Disparctia vittata (Druce, 1898)
 Eilema aurantisquamata (Hampson, 1918)
 Eilema creatoplaga (Hampson, 1901)
 Eilema debilissima Kiriakoff, 1958
 Eilema flavibasis Hampson, 1900
 Eilema gracilipennis (Wallengren, 1860)
 Eilema intermixta Kühne, 2007
 Eilema leia (Hampson, 1901)
 Eilema marwitziana Strand, 1912
 Eilema melasonea Hampson, 1903
 Eilema mesosticta Hampson, 1911
 Eilema peperita (Hampson, 1901)
 Eilema polioplaga (Hampson, 1901)
 Eilema rufofasciata (Rothschild, 1912)
 Eilema sanguicosta (Hampson, 1901)
 Eilema tegudentata Kühne, 2007
 Epitoxis albicincta Hampson, 1903
 Epitoxis ansorgei Rothschild, 1910
 Epitoxis procridia Hampson, 1898
 Estigmene acrea (Drury, 1773)
 Estigmene ansorgei Rothschild, 1910
 Estigmene atrifascia (Hampson, 1907)
 Estigmene multivittata Rothschild, 1910
 Estigmene ochreomarginata Bethune-Baker, 1909
 Estigmene tenuistrigata (Hampson, 1900)
 Estigmene trivitta (Walker, 1855)
 Euchromia amoena (Möschler, 1872)
 Euchromia folletii (Guérin-Méneville, 1832)
 Eugoa corniculata Kühne, 2007
 Eugoa coronaria Kühne, 2007
 Eurozonosia atricincta Hampson, 1918
 Eurozonosia fulvinigra Hampson, 1914
 Exilisia contrasta Kühne, 2007
 Exilisia friederikeae Kühne, 2007
 Exilisia gablerinus Kühne, 2008
 Exilisia kruegeri Kühne, 2007
 Exilisia prominentia Kühne, 2007
 Eyralpenus scioana (Oberthür, 1880)
 Galtara aurivilii (Pagenstecher, 1901)
 Galtara elongata (Swinhoe, 1907)
 Hippurarctia ferrigera (Druce, 1910)
 Ilemodes astriga Hampson, 1916
 Ischnarctia cinerea (Pagenstecher, 1903)
 Kiriakoffalia costimacula (Joicey & Talbot, 1924)
 Lepidilema unipectinata Aurivillius, 1910
 Lepista pandula (Boisduval, 1847)
 Macrosia chalybeata Hampson, 1901
 Mecistorhabdia haematoessa (Holland, 1893)
 Meganaclia sippia (Plötz, 1880)
 Metarctia benitensis Holland, 1893
 Metarctia flavicincta Aurivillius, 1900
 Metarctia flavivena Hampson, 1901
 Metarctia fulvia Hampson, 1901
 Metarctia fusca Hampson, 1901
 Metarctia haematica Holland, 1893
 Metarctia haematricha Hampson, 1905
 Metarctia hypomela Kiriakoff, 1956
 Metarctia inconspicua Holland, 1892
 Metarctia lateritia Herrich-Schäffer, 1855
 Metarctia paremphares Holland, 1893
 Metarctia rubripuncta Hampson, 1898
 Metarctia rufescens Walker, 1855
 Metarctia sarcosoma Hampson, 1901
 Metarctia schoutedeni Kiriakoff, 1953
 Metarctia subpallens Kiriakoff, 1956
 Metarctia unicolor (Oberthür, 1880)
 Micralarctia punctulatum (Wallengren, 1860)
 Muxta xanthopa (Holland, 1893)
 Nanna collinsii Kühne, 2007
 Nanna eningae (Plötz, 1880)
 Nanna naumanni Kühne, 2005
 Neuroxena ansorgei Kirby, 1896
 Nyctemera apicalis (Walker, 1854)
 Nyctemera glauce (Fawcett, 1916)
 Nyctemera itokina (Aurivillius, 1904)
 Nyctemera leuconoe Hopffer, 1857
 Nyctemera rattrayi (Swinhoe, 1904)
 Nyctemera restrictum (Butler, 1894)
 Ochrota unicolor (Hopffer, 1857)
 Onychipodia nigricostata (Butler, 1894)
 Ovenna guineacola (Strand, 1912)
 Palaeosiccia honeyi Kühne, 2007
 Palaeosiccia punctata Hampson, 1900
 Paralacydes arborifera (Butler, 1875)
 Paralacydes bivittata (Bartel, 1903)
 Paralacydes decemmaculata (Rothschild, 1916)
 Paralacydes fiorii (Berio, 1937)
 Paralacydes minorata (Berio, 1935)
 Paralpenus flavicosta (Hampson, 1909)
 Paralpenus ugandae (Hampson, 1916)
 Paramaenas nephelistis (Hampson, 1907)
 Paramaenas strigosus Grünberg, 1911
 Paremonia argentata Hampson, 1914
 Pericaliella melanodisca (Hampson, 1907)
 Phryganopsis angulifascia (Strand, 1912)
 Phryganopsis kinuthiae Kühne, 2007
 Phryganopsis parasordida Kühne, 2007
 Phryganopsis punctilineata (Hampson, 1901)
 Phryganopsis tryphosa Kiriakoff, 1958
 Popoudina linea (Walker, 1855)
 Popoudina pamphilia Kiriakoff, 1958
 Pseudlepista holoxantha Hampson, 1918
 Pseudodiptera alberici (Dufrane, 1945)
 Pseudonaclia bifasciata Aurivillius, 1910
 Pseudonaclia puella (Boisduval, 1847)
 Pseudothyretes erubescens (Hampson, 1901)
 Pseudothyretes kamitugensis (Dufrane, 1945)
 Pseudothyretes nigrita (Kiriakoff, 1961)
 Pseudothyretes perpusilla (Walker, 1856)
 Pseudothyretes rubicundula (Strand, 1912)
 Pusiola chota (Swinhoe, 1885)
 Pusiola minutissima (Kiriakoff, 1958)
 Pusiola ochreata (Hampson, 1901)
 Pusiola poliosia (Kiriakoff, 1958)
 Pusiola roscidella (Kiriakoff, 1954)
 Pusiola sorghicolor (Kiriakoff, 1954)
 Pusiola straminea (Hampson, 1901)
 Pusiola tinaeella (Kiriakoff, 1958)
 Radiarctia jacksoni (Rothschild, 1910)
 Radiarctia lutescens (Walker, 1854)
 Radiarctia rhodesiana (Hampson, 1900)
 Rhabdomarctia rubrilineata (Bethune-Baker, 1911)
 Rhipidarctia crameri Kiriakoff, 1961
 Rhipidarctia forsteri (Kiriakoff, 1953)
 Rhipidarctia pareclecta (Holland, 1893)
 Secusio strigata Walker, 1854
 Seydelia ellioti (Butler, 1895)
 Siccia adiaphora Kiriakoff, 1958
 Siccia anserina Kühne, 2007
 Siccia chogoriae Kühne, 2007
 Siccia conformis Hampson, 1914
 Siccia cretata Hampson, 1914
 Siccia duodecimpunctata Kiriakoff, 1958
 Siccia elgona Kühne, 2007
 Siccia grossagranularis Kühne, 2007
 Siccia gypsia Hampson, 1914
 Siccia margopuncta Kühne, 2007
 Siccia melanospila Hampson, 1911
 Siccia orbiculata Kühne, 2007
 Siccia pallidata Kühne, 2007
 Siccia rarita Kühne, 2007
 Siccia ursulae Kühne, 2007
 Siccia yvonneae Kühne, 2007
 Spilosoma atridorsia Hampson, 1920
 Spilosoma baxteri (Rothschild, 1910)
 Spilosoma bipartita Rothschild, 1933
 Spilosoma clasnaumanni Kühne, 2005
 Spilosoma curvilinea Walker, 1855
 Spilosoma lineata Walker, 1855
 Spilosoma nyasana Rothschild, 1933
 Spilosoma pales (Druce, 1910)
 Spilosoma rava (Druce, 1898)
 Spilosoma sublutescens Kiriakoff, 1958
 Spilosoma sulphurea Bartel, 1903
 Spilosoma unipuncta (Hampson, 1905)
 Stenarctia abdominalis Rothschild, 1910
 Stenarctia quadripunctata Aurivillius, 1900
 Teracotona abyssinica (Rothschild, 1933)
 Teracotona alicia (Hampson, 1911)
 Teracotona approximans (Rothschild, 1917)
 Teracotona clara Holland, 1892
 Teracotona jacksoni (Rothschild, 1910)
 Teracotona melanocera (Hampson, 1920)
 Teracotona pardalina Bartel, 1903
 Teracotona pitmanni Rothschild, 1933
 Teracotona rhodophaea (Walker, 1865)
 Teracotona subterminata Hampson, 1901
 Thumatha africana Kühne, 2007
 Thumatha kakamegae Kühne, 2007
 Utetheisa amhara Jordan, 1939
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Zobida trinitas (Strand, 1912)

Autostichidae 
 Autosticha euryterma Meyrick, 1920

Шовкопряди (Bombycidae) 
 Racinoa obliquisigna (Hampson, 1910)
 Racinoa spiralis Kühne, 2008
 Racinoa versicolora Kühne, 2008
 Racinoa zolotuhini Kühne, 2008
 Vingerhoedtia ruficollis (Strand, 1910)

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Dactyloceras lucina (Drury, 1872)
 Dactyloceras neumayeri (Pagenstecher, 1885)
 Dactyloceras noellae Bouyer, 2006
 Dactyloceras ocelligera (Butler, 1889)

Carposinidae 
 Carposina mesospila Meyrick, 1920

Хореутиди (Choreutidae) 
 Anthophila massaicae Agassiz, 2008
 Trichocirca tyrota Meyrick, 1920

Чохликові молі (Coleophoridae) 
 Blastobasis acirfa Adamski, 2010
 Blastobasis aynekiella Adamski, 2010
 Blastobasis catappaella Adamski, 2010
 Blastobasis chuka Adamski, 2010
 Blastobasis elgonae Adamski, 2010
 Blastobasis glauconotata Adamski, 2010
 Blastobasis kenya Adamski, 2010
 Blastobasis millicentae Adamski, 2010
 Blastobasis mpala Adamski, 2010
 Coleophora enchitis Meyrick, 1920
 Neoblastobasis laikipiae Adamski, 2010
 Neoblastobasis perisella Adamski, 2010
 Neoblastobasis wangithiae Adamski, 2010
 Neoblastobasis ximeniaella Adamski, 2010

Copromorphidae 
 Rhynchoferella hoppei Mey, 2007
 Rhynchoferella kuehnei Mey, 2007

Cosmopterigidae 
 Gisilia conformata (Meyrick, 1921)
 Gisilia sclerodes (Meyrick, 1909)
 Gisilia stereodoxa (Meyrick, 1925)

Червиці (Cossidae) 
 Nomima chloroptera (Meyrick, 1920)
 Strigocossus capensis (Walker, 1856)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Adelpherupa albescens Hampson, 1919
 Adelpherupa flavescens Hampson, 1919
 Aethaloessa floridalis (Zeller, 1852)
 Agathodes musivalis Guenée, 1854
 Alphacrambus prodontellus (Hampson, 1919)
 Analyta vansomereni Tams, 1932
 Anania mesophaealis (Hampson, 1913)
 Anania phaeopastalis (Hampson, 1913)
 Anania piperitalis (Hampson, 1913)
 Ancylolomia atrifasciata Hampson, 1919
 Ancylolomia capensis Zeller, 1852
 Ancylolomia chrysographellus (Kollar, 1844)
 Ancylolomia croesus Hampson, 1919
 Ancylolomia perfasciata Hampson, 1919
 Ancylolomia planicosta Martin, 1956
 Brihaspa chrysostomus (Zeller, 1852)
 Cadarena sinuata (Fabricius, 1781)
 Caffrocrambus undilineatus (Hampson, 1919)
 Calamotropha niveicostellus (Hampson, 1919)
 Charltona argyrastis Hampson, 1919
 Chilo argyrogramma (Hampson, 1919)
 Chilo flavirufalis (Hampson, 1919)
 Chilo orichalcociliella (Strand, 1911)
 Cotachena smaragdina (Butler, 1875)
 Crambus acyperas Hampson, 1919
 Crambus hampsoni Błeszyński, 1961
 Crambus tessellatus Hampson, 1919
 Donacaula rufalis (Hampson, 1919)
 Epichilo irroralis (Hampson, 1919)
 Euchromius labellum Schouten, 1988
 Euclasta gigantalis Viette, 1957
 Glaucobotys spiniformis Maes, 2008
 Glyphodes capensis (Walker, 1866)
 Goniophysetis lactealis Hampson, 1916
 Hendecasis apicefulva Hampson, 1916
 Hendecasis fulviplaga Hampson, 1916
 Lamprophaia ablactalis (Walker, 1859)
 Lamprosema ommatalis (Hampson, 1912)
 Lygropia amyntusalis (Walker, 1859)
 Nausinoe geometralis (Guenée, 1854)
 Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Orphanostigma abruptalis (Walker, 1859)
 Palpita phaealis (Hampson, 1913)
 Palpita stenocraspis (Butler, 1898)
 Parapoynx diminutalis (Snellen, 1880)
 Parerupa africana (Aurivillius, 1910)
 Patissa atrilinealis Hampson, 1919
 Patissa fractilinealis Hampson, 1919
 Patissa geminalis Hampson, 1919
 Powysia rosealinea Maes, 2006
 Prionapteryx albescens (Hampson, 1919)
 Prionapteryx alternalis Maes, 2002
 Prionapteryx ochrifasciata (Hampson, 1919)
 Prionapteryx rubrifusalis (Hampson, 1919)
 Prochoristis calamochroa (Hampson, 1919)
 Pycnarmon cribrata (Fabricius, 1794)
 Pyrausta bostralis (Hampson, 1919)
 Pyrausta centralis Maes, 2009
 Pyrausta diatoma Hampson, 1913
 Pyrausta flavimarginalis (Hampson, 1913)
 Pyrausta haematidalis Hampson, 1913
 Pyrausta perfervidalis Hampson, 1913
 Pyrausta sanguifusalis Hampson, 1913
 Pyrausta sthenialis Hampson, 1916
 Syllepte attenualis (Hampson, 1912)
 Udeoides muscosalis (Hampson, 1913)
 Udeoides nigribasalis (Hampson, 1913)
 Udeoides nolalis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Udeoides viridis Maes, 2006
 Zebronia phenice (Cramer, 1780)

Drepanidae 
 Epicampoptera andersoni (Tams, 1925)
 Epicampoptera marantica (Tams, 1930)
 Gonoreta subtilis (Bryk, 1913)

Elachistidae 

 Elachista brevis Sruoga & De Prins, 2009
 Elachista chelonitis Meyrick, 1909
 Elachista kakamegensis Sruoga & De Prins, 2009
 Elachista longispina Sruoga & De Prins, 2009
 Elachista planca Sruoga & De Prins, 2009
 Ethmia argomicta Meyrick, 1920
 Ethmia ballistis Meyrick, 1908
 Ethmia bicolorella (Guenée, 1879)
 Ethmia cirrhosoma Meyrick, 1920
 Ethmia ditreta Meyrick, 1920
 Ethmia epiloxa Meyrick, 1914
 Ethmia glabra Meyrick, 1920
 Ethmia hemicosma Meyrick, 1920
 Ethmia melanocrates Meyrick, 1923
 Perittia falciferella Sruoga & De Prins, 2009
 Perittia gnoma Sruoga & De Prins, 2009
 Perittia spatulata Sruoga & De Prins, 2009
 Perittia tantilla Sruoga & De Prins, 2009
 Sphecodora porphyrias Meyrick, 1920

Eupterotidae 

 Acrojana scutaea Strand, 1909
 Hoplojana rhodoptera (Gerstaecker, 1871)
 Hoplojana roseobrunnea Rothschild, 1917
 Jana eurymas Herrich-Schäffer, 1854
 Jana fletcheri Berger, 1980
 Jana germana Rothschild, 1917
 Jana preciosa Aurivillius, 1893
 Parajana gabunica (Aurivillius, 1892)
 Phiala parabiota Kühne, 2007
 Stenoglene obtusus (Walker, 1864)
 Stenoglene preussi (Aurivillius, 1893)
 Stenoglene roseus (Druce, 1886)
 Stenoglene sulphureoides Kühne, 2007
 Vianga crowleyi (Aurivillius, 1904)

Galacticidae 
 Homadaula watamomaritima Mey, 2007

Gelechiidae 
 Anarsia agricola Walsingham, 1891
 Anarsia arsenopa Meyrick, 1920
 Chilopselaphus ethicodes Meyrick, 1920
 Deltophora angulella Sattler, 1979
 Deltophora diversella Sattler, 1979
 Encolpotis scioplasta Meyrick, 1920
 Gelechia crudescens Meyrick, 1920
 Hypatima mangiferae Sattler, 1989
 Parallactis plaesiodes (Meyrick, 1920)
 Sphenogrypa syncosma Meyrick, 1920
 Telphusa microsperma Meyrick, 1920
 Telphusa phaulosema Meyrick, 1920
 Thiognatha metachalca Meyrick, 1920
 Trichotaphe melanosoma Meyrick, 1920

П'ядуни (Geometridae) 

 Acanthovalva inconspicuaria (Hübner, 1796)
 Acidaliastis bicurvifera Prout, 1916
 Acidaliastis micra Hampson, 1896
 Acidaliastis subbrunnescens Prout, 1916
 Acrostatheusis atomaria (Warren, 1901)
 Allochrostes impunctata (Warren, 1897)
 Antharmostes papilio Prout, 1912
 Aphilopota calaria (Swinhoe, 1904)
 Aphilopota cardinalli Prout, 1954
 Aphilopota confusata (Warren, 1902)
 Aphilopota cydno Prout, 1954
 Aphilopota dicampsis Prout, 1934
 Aphilopota nubilata Prout, 1954
 Aphilopota ochrimacula (Warren, 1902)
 Aphilopota rufiplaga (Warren, 1902)
 Aphilopota semiusta (Distant, 1898)
 Aplochlora pseudossa Prout, 1932
 Archichlora jacksoni Carcasson, 1971
 Ascotis reciprocaria (Walker, 1860)
 Asthenotricha amblycoma Prout, 1935
 Asthenotricha anisobapta Prout, 1932
 Asthenotricha ansorgei Warren, 1899
 Asthenotricha dentatissima Warren, 1899
 Asthenotricha flavicoma Warren, 1899
 Asthenotricha inutilis Warren, 1901
 Asthenotricha pycnoconia Janse, 1933
 Asthenotricha semidivisa Warren, 1901
 Asthenotricha serraticornis Warren, 1902
 Asthenotricha straba Prout, 1921
 Asthenotricha strangulata Herbulot, 1953
 Asthenotricha unipecten (Prout, 1915)
 Biston abruptaria (Walker, 1869)
 Biston gloriosaria Karisch, 2005
 Biston pteronyma (Prout, 1938)
 Cabera andrica Prout, 1932
 Cabera pictilinea (Warren, 1902)
 Caradrinopsis obscuraria Swinhoe, 1904
 Cartaletis libyssa (Hopffer, 1857)
 Casilda lucidaria (Swinhoe, 1904)
 Casuariclystis latifascia (Walker, 1866)
 Centrochria unipunctata Gaede, 1917
 Chiasmia amarata (Guenée, 1858)
 Chiasmia assimilis (Warren, 1899)
 Chiasmia ate (Prout, 1926)
 Chiasmia baringensis Agassiz, 2009
 Chiasmia brongusaria (Walker, 1860)
 Chiasmia butaria (Swinhoe, 1904)
 Chiasmia cararia (Swinhoe, 1904)
 Chiasmia contaminata (Warren, 1902)
 Chiasmia costiguttata (Warren, 1899)
 Chiasmia featheri (Prout, 1922)
 Chiasmia feraliata (Guenée, 1858)
 Chiasmia fulvimargo (Warren, 1899)
 Chiasmia geminilinea (Prout, 1932)
 Chiasmia inconspicua (Warren, 1897)
 Chiasmia maculosa (Warren, 1899)
 Chiasmia majestica (Warren, 1901)
 Chiasmia marmorata (Warren, 1897)
 Chiasmia nubilata (Warren, 1897)
 Chiasmia obliquilineata (Warren, 1899)
 Chiasmia olindaria (Swinhoe, 1904)
 Chiasmia procidata (Guenée, 1858)
 Chiasmia semialbida (Prout, 1915)
 Chiasmia sororcula (Warren, 1897)
 Chiasmia subcurvaria (Mabille, 1897)
 Chiasmia sufflata (Guenée, 1858)
 Chiasmia trinotata (Warren, 1902)
 Chiasmia trizonaria (Hampson, 1909)
 Chiasmia umbrata (Warren, 1897)
 Chiasmia umbratilis (Butler, 1875)
 Chiasmia velia Agassiz, 2009
 Chiasmia warreni (Prout, 1915)
 Chiasmia zelota Prout, 1922
 Chlorerythra rubriplaga Warren, 1895
 Chlorissa attenuata (Walker, 1862)
 Chlorissa dialeuca Prout, 1930
 Chlorissa malescripta (Warren, 1897)
 Chloroclystis consocer Prout, 1937
 Chloroclystis grisea Warren, 1897
 Chloroclystis muscosa (Warren, 1902)
 Chloroclystis schoenei Karisch, 2008
 Chlorodrepana cryptochroma Prout, 1913
 Chrysocraspeda leighata Warren, 1904
 Cleora munda (Warren, 1899)
 Cleora thyris D. S. Fletcher, 1967
 Cleora tulbaghata (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Coenina aurivena Butler, 1898
 Collix foraminata Guenée, 1858
 Colocleora bipannosa Prout, 1938
 Colocleora proximaria (Walker, 1860)
 Comibaena leucospilata (Walker, 1863)
 Comostolopsis coerulea Warren, 1902
 Comostolopsis simplex Warren, 1902
 Conchylia interstincta (Prout, 1923)
 Conolophia persimilis (Warren, 1905)
 Conolophia rectistrigaria Rebel, 1914
 Ctenaulis albirupta Warren, 1902
 Cyclophora lyciscaria (Guenée, 1857)
 Derambila hyperphyes (Prout, 1911)
 Derambila iridoptera (Prout, 1913)
 Derambila jacksoni Prout, 1915
 Disclisioprocta natalata (Walker, 1862)
 Discomiosis anfractilinea Prout, 1915
 Discomiosis synnephes Prout, 1915
 Dithecodes delicata (Warren, 1899)
 Dithecodes ornithospila (Prout, 1911)
 Drepanogynis cambogiaria (Guenée, 1858)
 Drepanogynis somereni (Prout, 1926)
 Dysrhoe olbia (Prout, 1911)
 Dysrhoe rhiogyra (Prout, 1932)
 Ecpetala animosa Prout, 1935
 Ecpetala carnifasciata (Warren, 1899)
 Ecpetala indentata (Warren, 1902)
 Ecpetala obtusa (Warren, 1902)
 Ectropis delosaria (Walker, 1862)
 Ectropis ocellata Warren, 1902
 Encoma irisaria Swinhoe, 1904
 Encoma pulviscula Prout, 1932
 Eois alticola (Aurivillius, 1925)
 Eois diapsis Prout, 1932
 Eois grataria (Walker, 1861)
 Epigynopteryx ansorgei (Warren, 1901)
 Epigynopteryx coffeae Prout, 1934
 Epigynopteryx commixta Warren, 1901
 Epigynopteryx flavedinaria (Guenée, 1857)
 Epigynopteryx mutabilis (Warren, 1903)
 Epirrhoe annulifera (Warren, 1902)
 Episteira frustrata Prout, 1935
 Erastria albosignata (Walker, 1863)
 Erastria leucicolor (Butler, 1875)
 Erastria madecassaria (Boisduval, 1833)
 Eretmopus anadyomene (Townsend, 1952)
 Eretmopus nereis (Townsend, 1952)
 Ereunetea reussi Gaede, 1914
 Eucrostes disparata Walker, 1861
 Eupithecia albistillata Prout, 1932
 Eupithecia amphiplex Prout, 1932
 Eupithecia anguinata (Warren, 1902)
 Eupithecia atomaria (Warren, 1902)
 Eupithecia candicans Herbulot, 1988
 Eupithecia celatisigna (Warren, 1902)
 Eupithecia devestita (Warren, 1899)
 Eupithecia dilucida (Warren, 1899)
 Eupithecia dohertyi Prout, 1935
 Eupithecia ecplyta Prout, 1932
 Eupithecia gradatilinea Prout, 1916
 Eupithecia hemiochra Prout, 1932
 Eupithecia immensa (Warren, 1902)
 Eupithecia isotenes Prout, 1932
 Eupithecia jeanneli Herbulot, 1953
 Eupithecia mecodaedala Prout, 1932
 Eupithecia medilunata Prout, 1932
 Eupithecia mendosaria (Swinhoe, 1904)
 Eupithecia nigribasis (Warren, 1902)
 Eupithecia oblongipennis (Warren, 1902)
 Eupithecia orbaria (Swinhoe, 1904)
 Eupithecia perculsaria (Swinhoe, 1904)
 Eupithecia picturata (Warren, 1902)
 Eupithecia proflua Prout, 1932
 Eupithecia psiadiata Townsend, 1952
 Eupithecia regulosa (Warren, 1902)
 Eupithecia resarta Prout, 1932
 Eupithecia rigida Swinhoe, 1892
 Eupithecia rubristigma Prout, 1932
 Eupithecia semiflavata (Warren, 1902)
 Eupithecia semipallida Janse, 1933
 Eupithecia tabacata D. S. Fletcher, 1951
 Eupithecia tetraglena Prout, 1932
 Eupithecia undiculata Prout, 1932
 Exeliopsis tholera (Prout, 1932)
 Gonanticlea meridionata (Walker, 1862)
 Gymnoscelis acutipennis Warren, 1902
 Gymnoscelis birivulata Warren, 1902
 Gymnoscelis carneata Warren, 1902
 Hemicopsis purpuraria Swinhoe, 1904
 Hemidromodes unicolorata Hausmann, 1996
 Heterorachis haploa (Prout, 1912)
 Heterostegane minutissima (Swinhoe, 1904)
 Hierochthonia migrata Prout, 1930
 Horisme pallidimacula Prout, 1925
 Hydrelia argyridia (Butler, 1894)
 Hypomecis assimilis (Warren, 1902)
 Idaea fylloidaria (Swinhoe, 1904)
 Idaea laciniata (Warren, 1902)
 Idaea lalasaria (Swinhoe, 1904)
 Idaea lilliputaria (Warren, 1902)
 Idaea macrostyla (Warren, 1900)
 Idaea minimaria (Warren, 1904)
 Idaea parallelaria (Warren, 1902)
 Idaea pulveraria (Snellen, 1872)
 Idaea subscutulata (Warren, 1899)
 Idaea tornivestis (Prout, 1932)
 Idaea umbricosta (Prout, 1913)
 Idiochlora approximans (Warren, 1897)
 Idiochlora subrufibasis (Prout, 1930)
 Idiodes flexilinea (Warren, 1898)
 Isoplenodia arabukoensis Sihvonen & Staude, 2010
 Isturgia catalaunaria (Guenée, 1858)
 Isturgia deerraria (Walker, 1861)
 Isturgia disputaria (Guenée, 1858)
 Isturgia exerraria (Prout, 1925)
 Isturgia exospilata (Walker, 1861)
 Isturgia presbitaria (Swinhoe, 1904)
 Isturgia pulinda (Walker, 1860)
 Isturgia quadriplaga (Rothschild, 1921)
 Lasiochlora bicolor (Thierry-Mieg, 1907)
 Leucoxena lactea Warren, 1900
 Lobidiopteryx veninotata Warren, 1902
 Lomographa aridata (Warren, 1897)
 Lomographa indularia (Guenée, 1858)
 Lophorrhachia burdoni Townsend, 1958
 Lycaugidia albatus (Swinhoe, 1885)
 Melinoessa amplissimata (Walker, 1863)
 Melinoessa pauper Warren, 1901
 Menophra obtusata (Warren, 1902)
 Menophra olginaria (Swinhoe, 1904)
 Mesocoela obscura Warren, 1902
 Mesocolpia lita (Prout, 1916)
 Mesocolpia nanula (Mabille, 1900)
 Mesocolpia protrusata (Warren, 1902)
 Microloxia ruficornis Warren, 1897
 Milocera divorsa Prout, 1922
 Milocera podocarpi Prout, 1932
 Mimandria cataractae Prout, 1917
 Mimoclystia cancellata (Warren, 1899)
 Mimoclystia pudicata (Walker, 1862)
 Mixocera albistrigata (Pagenstecher, 1893)
 Nothofidonia ansorgei (Warren, 1901)
 Nothofidonia bicolor Prout, 1915
 Oaracta maculata (Warren, 1897)
 Obolcola petronaria (Guenée, 1858)
 Odontopera acyrthoria (Prout, 1938)
 Odontopera breviata (Prout, 1922)
 Odontopera curticosta (Prout, 1932)
 Odontopera xera (Prout, 1922)
 Oedicentra albipennis Warren, 1902
 Omizodes rubrifasciata (Butler, 1896)
 Omphacodes pulchrifimbria (Warren, 1902)
 Omphalucha brunnea (Warren, 1899)
 Omphax nigricornis (Warren, 1897)
 Omphax plantaria Guenée, 1858
 Orbamia octomaculata (Wallengren, 1872)
 Oreometra vittata Aurivillius, 1910
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
 Pachypalpella subalbata (Warren, 1900)
 Paraptychodes tenuis (Butler, 1878)
 Piercia bryophilaria (Warren, 1903)
 Piercia fumitacta (Warren, 1903)
 Piercia kuehnei Karisch, 2008
 Piercia myopteryx Prout, 1935
 Piercia pallidifascia Karisch, 2008
 Piercia prasinaria (Warren, 1901)
 Piercia spatiosata (Walker, 1862)
 Piercia subrufaria (Warren, 1903)
 Piercia subterlimbata (Prout, 1917)
 Piercia subtrunca (Prout, 1932)
 Pigiopsis parallelaria Warren, 1902
 Pingasa distensaria (Walker, 1860)
 Pingasa rhadamaria (Guenée, 1858)
 Pingasa ruginaria (Guenée, 1858)
 Pitthea trifasciata Dewitz, 1881
 Prasinocyma albisticta (Warren, 1901)
 Prasinocyma bifimbriata Prout, 1912
 Prasinocyma centralis Prout, 1915
 Prasinocyma differens (Warren, 1902)
 Prasinocyma dohertyi Warren, 1903
 Prasinocyma geminata Prout, 1913
 Prasinocyma immaculata (Thunberg, 1784)
 Prasinocyma leucophracta Prout, 1932
 Prasinocyma loveridgei Prout, 1926
 Prasinocyma nigrimacula Prout, 1915
 Prasinocyma permitis Prout, 1932
 Prasinocyma perpulverata Prout, 1916
 Prasinocyma pulchraria Swinhoe, 1904
 Prasinocyma pupillata (Warren, 1902)
 Prasinocyma salutaria (Swinhoe, 1904)
 Prasinocyma stictimargo (Warren, 1902)
 Prasinocyma tandi Bethune-Baker, 1913
 Prasinocyma tricolorifrons (Prout, 1913)
 Prasinocyma unipuncta Warren, 1897
 Prasinocyma vermicularia (Guenée, 1858)
 Problepsis aegretta Felder & Rogenhofer, 1875
 Problepsis digammata Kirby, 1896
 Problepsis flavistigma Swinhoe, 1904
 Prosomphax anomala (Warren, 1902)
 Protosteira spectabilis (Warren, 1899)
 Pseudochesias neddaria (Swinhoe, 1904)
 Pseudolarentia arenaria (Warren, 1902)
 Pseudolarentia megalaria (Guenée, 1858)
 Pseudolarentia monosticta (Butler, 1894)
 Psilocerea cneca Prout, 1932
 Psilocerea turpis Warren, 1902
 Psilocladia diaereta Prout, 1923
 Rheumaptera relicta (Herbulot, 1953)
 Rhodometra intervenata Warren, 1902
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodophthitus commaculata (Warren, 1897)
 Rhodophthitus rudicornis (Butler, 1898)
 Scardamia maculata Warren, 1897
 Scopula accentuata (Guenée, 1858)
 Scopula acyma Prout, 1932
 Scopula agrapta (Warren, 1902)
 Scopula alma Prout, 1920
 Scopula argentidisca (Warren, 1902)
 Scopula atricapilla Prout, 1934
 Scopula bigeminata (Warren, 1897)
 Scopula caducaria Swinhoe, 1904
 Scopula candidaria (Warren, 1902)
 Scopula cassiaria (Swinhoe, 1904)
 Scopula cassioides Prout, 1932
 Scopula commaria (Swinhoe, 1904)
 Scopula crawshayi Prout, 1932
 Scopula curvimargo (Warren, 1900)
 Scopula dapharia (Swinhoe, 1904)
 Scopula dissonans (Warren, 1897)
 Scopula erinaria (Swinhoe, 1904)
 Scopula fibulata (Guenée, 1857)
 Scopula fimbrilineata (Warren, 1902)
 Scopula fragilis (Warren, 1903)
 Scopula fuscobrunnea (Warren, 1901)
 Scopula internata (Guenée, 1857)
 Scopula internataria (Walker, 1861)
 Scopula isomala Prout, 1932
 Scopula longitarsata Prout, 1932
 Scopula mesophaena Prout, 1923
 Scopula metacosmia Prout, 1932
 Scopula minoa (Prout, 1916)
 Scopula minorata (Boisduval, 1833)
 Scopula natalica (Butler, 1875)
 Scopula ocellicincta (Warren, 1901)
 Scopula recurvinota (Warren, 1902)
 Scopula rufisalsa (Warren, 1897)
 Scopula sagittilinea (Warren, 1897)
 Scopula sanguinisecta (Warren, 1897)
 Scopula sevandaria (Swinhoe, 1904)
 Scopula silonaria (Guenée, 1858)
 Scopula sinnaria Swinhoe, 1904
 Scopula spoliata (Walker, 1861)
 Scopula technessa Prout, 1932
 Scopula vitiosaria (Swinhoe, 1904)
 Scotopteryx nictitaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Sesquialtera ridicula Prout, 1916
 Somatina ctenophora Prout, 1915
 Somatina figurata Warren, 1897
 Somatina vestalis (Butler, 1875)
 Somatina virginalis Prout, 1917
 Sphingomima viriosa Prout, 1915
 Syncollesis elegans (Prout, 1912)
 Synpelurga innocens (Warren, 1902)
 Terina rogersi Prout, 1915
 Thalassodes albifimbria Warren, 1897
 Thalassodes quadraria Guenée, 1857
 Thelycera hemithales (Prout, 1912)
 Traminda acuta (Warren, 1897)
 Traminda neptunaria (Guenée, 1858)
 Traminda ocellata Warren, 1895
 Traminda vividaria (Walker, 1861)
 Tricentroscelis protrusifrons Prout, 1916
 Trimetopia aetheraria Guenée, 1858
 Tropicollesis albiceris Prout, 1930
 Xanthisthisa fulva (Warren, 1902)
 Xanthisthisa nigrocumulata (Warren, 1902)
 Xanthisthisa tarsispina (Warren, 1901)
 Xanthisthisa tumida (Warren, 1902)
 Xanthorhoe ansorgei (Warren, 1899)
 Xanthorhoe argenteolineata (Aurivillius, 1910)
 Xanthorhoe conchata Warren, 1898
 Xanthorhoe exorista Prout, 1922
 Xanthorhoe heliopharia (Swinhoe, 1904)
 Xanthorhoe poseata (Geyer, 1837)
 Xanthorhoe procne (Fawcett, 1916)
 Xanthorhoe scarificata Prout, 1932
 Xanthorhoe sublesta (Prout, 1932)
 Xanthorhoe submaculata (Warren, 1902)
 Xanthorhoe tamsi D. S. Fletcher, 1963
 Xanthorhoe transcissa (Warren, 1902)
 Xanthorhoe transjugata Prout, 1923
 Xanthorhoe trientata (Warren, 1901)
 Xenimpia angusta Prout, 1915
 Xenochroma candidata Warren, 1902
 Xylopteryx arcuata (Walker, 1862)
 Xylopteryx aucilla Prout, 1926
 Xylopteryx bifida Herbulot, 1984
 Xylopteryx emunctaria (Guenée, 1858)
 Xylopteryx inquilina Agassiz, 2009
 Xylopteryx prasinaria Hampson, 1909
 Xylopteryx protearia Guenée, 1858
 Xylopteryx sima Prout, 1926
 Zamarada amicta Prout, 1915
 Zamarada ansorgei Warren, 1897
 Zamarada bonaberiensis Strand, 1915
 Zamarada calypso Prout, 1926
 Zamarada chrysopa D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada collarti Debauche, 1938
 Zamarada crystallophana Mabille, 1900
 Zamarada cucharita D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada deceptrix Warren, 1914
 Zamarada delosis D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada delta D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada dentigera Warren, 1909
 Zamarada differens Bastelberger, 1907
 Zamarada ekphysis D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada erosa D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada erugata D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada euerces Prout, 1928
 Zamarada euphrosyne Oberthür, 1912
 Zamarada eurygnathus D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada excavata Bethune-Baker, 1913
 Zamarada hyalinaria (Guenée, 1857)
 Zamarada iobathra Prout, 1932
 Zamarada keraia D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada labrys D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada latilimbata Rebel, 1948
 Zamarada longidens D. S. Fletcher, 1963
 Zamarada mashariki Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada melasma D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada melpomene Oberthür, 1912
 Zamarada mesotaenia Prout, 1931
 Zamarada metrioscaphes Prout, 1912
 Zamarada ochrata Warren, 1902
 Zamarada phaeozona Hampson, 1909
 Zamarada plana Bastelberger, 1909
 Zamarada pringlei D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada psammites D. S. Fletcher, 1958
 Zamarada psectra D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada pulverosa Warren, 1895
 Zamarada reflexaria (Walker, 1863)
 Zamarada rufilinearia Swinhoe, 1904
 Zamarada scintillans Bastelberger, 1909
 Zamarada secutaria (Guenée, 1858)
 Zamarada torrida D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada townsendi D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada varii D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada vigilans Prout, 1915
 Zamarada vulpina Warren, 1897
 Zeuctoboarmia hyrax (Townsend, 1952)
 Zeuctoboarmia translata Prout, 1915
 Zygophyxia erlangeri Prout, 1932
 Zygophyxia palpata Prout, 1932
 Zygophyxia relictata (Walker, 1866)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Caloptilia fera Triberti, 1989
 Cameraria sokoke de Prins, 2012
 Cameraria torridella de Prins, 2012
 Conopobathra gravissima (Meyrick, 1912)
 Cremastobombycia kipepeo de Prins, 2012
 Phyllonorycter achilleus de Prins, 2012
 Phyllonorycter acutulus de Prins, 2012
 Phyllonorycter agassizi de Prins, 2012
 Phyllonorycter albertinus de Prins, 2012
 Phyllonorycter grewiaecola (Vári, 1961)
 Phyllonorycter grewiaephilos de Prins, 2012
 Phyllonorycter grewiella (Vári, 1961)
 Phyllonorycter hibiscina (Vári, 1961)
 Phyllonorycter hibiscola de Prins, 2012
 Phyllonorycter kazuri de Prins, 2012
 Phyllonorycter lantanae (Vári, 1961)
 Phyllonorycter loxozona (Meyrick, 1936)
 Phyllonorycter melanosparta (Meyrick, 1912)
 Phyllonorycter mida de Prins, 2012
 Phyllonorycter obandai De Prins & Mozuraitis, 2006
 Phyllonorycter ocimellus de Prins, 2012
 Phyllonorycter ololua de Prins, 2012
 Phyllonorycter rongensis de Prins, 2012
 Phyllonorycter silvicola de Prins, 2012
 Phyllonorycter tsavensis de Prins, 2012
 Phyllonorycter turensis de Prins, 2012

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Antihepialus keniae (Holland, 1892)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Anadiasa fuscofasciata (Aurivillius, 1922)
 Anadiasa simplex Pagenstecher, 1903
 Beralade bettoni Aurivillius, 1905
 Beralade convergens Hering, 1932
 Beralade pelodes (Tams, 1937)
 Beralade sorana Le Cerf, 1922
 Bombycomorpha bifascia (Walker, 1855)
 Bombycopsis conspersa Aurivillius, 1905
 Bombycopsis lepta (Tams, 1931)
 Braura elgonensis (Kruck, 1940)
 Catalebeda jamesoni (Bethune-Baker, 1908)
 Catalebeda tamsi Hering, 1932
 Chionopsyche montana Aurivillius, 1909
 Chrysopsyche jefferyi Tams, 1926
 Chrysopsyche lutulenta Tams, 1923
 Cleopatrina bilinea (Walker, 1855)
 Cleopatrina phocea (Druce, 1887)
 Dasychirinula chrysogramma Hering, 1926
 Dollmania flavia (Fawcett, 1915)
 Epicnapteroides lobata Strand, 1912
 Eucraera decora (Fawcett, 1915)
 Eucraera koellikerii (Dewitz, 1881)
 Eupagopteryx affinis (Aurivillius, 1909)
 Eutricha morosa (Walker, 1865)
 Euwallengrenia reducta (Walker, 1855)
 Filiola lanceolata (Hering, 1932)
 Gelo joannoui Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Gelo jordani (Tams, 1936)
 Gonometa nysa Druce, 1887
 Gonometa postica Walker, 1855
 Gonometa regia Aurivillius, 1905
 Grellada imitans (Aurivillius, 1893)
 Lechriolepis griseola Aurivillius, 1927
 Lechriolepis ochraceola Strand, 1912
 Leipoxais batesi Bethune-Baker, 1927
 Leipoxais compsotes Tams, 1937
 Leipoxais fuscofasciata Aurivillius, 1908
 Leipoxais humfreyi Aurivillius, 1915
 Leipoxais marginepunctata Holland, 1893
 Leipoxais peraffinis Holland, 1893
 Leipoxais proboscidea (Guérin-Méneville, 1832)
 Leipoxais rufobrunnea Strand, 1912
 Leipoxais siccifolia Aurivillius, 1902
 Leipoxais tamsi D. S. Fletcher, 1968
 Mallocampa audea (Druce, 1887)
 Mallocampa leucophaea (Holland, 1893)
 Metajana chanleri Holland, 1896
 Mimopacha cinerascens (Holland, 1893)
 Mimopacha gerstaeckerii (Dewitz, 1881)
 Mimopacha tripunctata (Aurivillius, 1905)
 Morongea arnoldi (Aurivillius, 1909)
 Morongea lampara Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Odontocheilopteryx corvus Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontocheilopteryx foedifragus Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontocheilopteryx myxa Wallengren, 1860
 Odontocheilopteryx pattersoni Tams, 1926
 Odontocheilopteryx politzari Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontocheilopteryx scilla Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontocheilopteryx spicola Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontocheilopteryx stokata Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontogama nigricans Aurivillius, 1914
 Opisthodontia budamara Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Opisthodontia vensani Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Pachymeta contraria (Walker, 1855)
 Pachymeta immunda (Holland, 1893)
 Pachymetana guttata (Aurivillius, 1914)
 Pachytrina diablo Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pachytrina flamerchena Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pachytrina okzilina Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pachytrina philargyria (Hering, 1928)
 Pallastica kakamegata Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pallastica lateritia (Hering, 1928)
 Pallastica meloui (Riel, 1909)
 Pallastica pallens (Bethune-Baker, 1908)
 Pallastica rubinia Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pallastica sericeofasciata (Aurivillius, 1921)
 Philotherma jacchus Möschler, 1887
 Philotherma sordida Aurivillius, 1905
 Pseudolyra despecta (Le Cerf, 1922)
 Pseudometa andersoni Tams, 1925
 Pseudometa choba (Druce, 1899)
 Pseudometa pagetodes Tams, 1929
 Sena donaldsoni (Holland, 1901)
 Sena prompta (Walker, 1855)
 Sena scotti (Tams, 1931)
 Sophyrita argibasis (Mabille, 1893)
 Stoermeriana callizona Tams, 1931
 Stoermeriana cervina (Aurivillius, 1927)
 Stoermeriana coilotoma (Bethune-Baker, 1911)
 Stoermeriana fusca (Aurivillius, 1905)
 Stoermeriana graberi (Dewitz, 1881)
 Stoermeriana ocellata Tams, 1929
 Stoermeriana sjostedti (Aurivillius, 1902)
 Stoermeriana tessmanni (Strand, 1912)
 Stoermeriana versicolora Kühne, 2008
 Streblote butiti (Bethune-Baker, 1906)
 Streblote sodalium (Aurivillius, 1915)
 Theophasida kawai Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Trabala charon Druce, 1910

Lecithoceridae 
 Eridachtha calamopis Meyrick, 1920
 Eridachtha phaeochlora Meyrick, 1920
 Lecithocera sceptrarcha Meyrick, 1920

Lemoniidae 
 Sabalia jacksoni Sharpe, 1890
 Sabalia picarina Walker, 1865

Limacodidae 
 Caffricola kenyensis Talbot, 1932
 Casphalia elongata Jordan, 1915
 Chrysopoloma crawshayi Aurivillius, 1904
 Coenobasis farouki Wiltshire, 1947
 Coenobasis postflavida Hampson, 1910
 Ctenolita melanosticta (Bethune-Baker, 1909)
 Delorhachis kitale West, 1940
 Gavara camptogramma Hampson, 1910
 Gavara velutina Walker, 1857
 Halseyia bisecta (Butler, 1898)
 Halseyia similis (Hering, 1937)
 Latoia albicosta (Hampson, 1910)
 Lembopteris puella Butler, 1898
 Macroplectra albescens Hampson, 1910
 Macroplectra fuscifusa Hampson, 1910
 Macroplectra obliquilinea Hampson, 1910
 Narosa nephochloeropis Bethune-Baker, 1909
 Niphadolepis auricincta Butler, 1898
 Omocena syrtis (Schaus & Clements, 1893)
 Parapluda incincta (Hampson, 1909)
 Parapluda monogramma (Hampson, 1910)
 Scotinocerides conspersa (Kirby, 1896)
 Scotinocerides microsticta (Bethune-Baker, 1911)
 Scotinochroa inconsequens Butler, 1897
 Zinara cymatoides West, 1937

Lymantriidae 

 Aclonophlebia flavinotata Butler, 1898
 Aclonophlebia poecilanthes (Collenette, 1931)
 Aclonophlebia triangulifera Hampson, 1910
 Aroa discalis Walker, 1855
 Aroa incerta Rogenhofer, 1891
 Bracharoa mixta (Snellen, 1872)
 Bracharoa quadripunctata (Wallengren, 1875)
 Carpenterella chionobosca Collenette, 1960
 Casama hemippa Swinhoe, 1906
 Casama impura (Hering, 1926)
 Collenettema crocipes (Boisduval, 1833)
 Creagra liturata (Guérin-Méneville, 1844)
 Cropera testacea Walker, 1855
 Crorema evanescens (Hampson, 1910)
 Crorema fuscinotata (Hampson, 1910)
 Crorema setinoides (Holland, 1893)
 Dasychira aeschra (Hampson, 1926)
 Dasychira chorista Hering, 1926
 Dasychira gonophoroides Collenette, 1939
 Dasychira ilesha Collenette, 1931
 Dasychira lulua Collenette, 1937
 Dasychira ocellifera (Holland, 1893)
 Dasychira punctifera (Walker, 1857)
 Dasychira robusta (Walker, 1855)
 Dasychira sphaleroides Hering, 1926
 Dasychira stegmanni Grünberg, 1910
 Dasychira umbricolora Hampson, 1910
 Eudasychira calliprepes (Collenette, 1933)
 Eudasychira dina (Hering, 1926)
 Eudasychira georgiana (Fawcett, 1900)
 Eudasychira proleprota (Hampson, 1905)
 Euproctis bigutta Holland, 1893
 Euproctis confluens Hering, 1926
 Euproctis conizona Collenette, 1933
 Euproctis consocia Walker, 1865
 Euproctis cryphia Collenette, 1960
 Euproctis dewitzi (Grünberg, 1907)
 Euproctis molunduana Aurivillius, 1925
 Euproctis neavei Tams, 1924
 Euproctis nessa Swinhoe, 1903
 Euproctis nigrifinis (Swinhoe, 1903)
 Euproctis pallida (Kirby, 1896)
 Euproctis perpusilla Hering, 1926
 Euproctis rubricosta Fawcett, 1917
 Euproctis sericaria (Tams, 1924)
 Euproctis utilis Swinhoe, 1903
 Euproctis xanthosoma Hampson, 1910
 Griveaudyria ila (Swinhoe, 1904)
 Homoeomeria flavicapilla (Wallengren, 1860)
 Hyaloperina nudiuscula Aurivillius, 1904
 Jacksoniana striata (Collenette, 1937)
 Knappetra fasciata (Walker, 1855)
 Lacipa albula Fawcett, 1917
 Lacipa flavitincta Hampson, 1910
 Lacipa florida (Swinhoe, 1903)
 Lacipa gracilis Hopffer, 1857
 Lacipa impuncta Butler, 1898
 Lacipa jefferyi (Collenette, 1931)
 Lacipa melanosticta Hampson, 1910
 Lacipa ostra (Swinhoe, 1903)
 Lacipa sundara (Swinhoe, 1903)
 Laelia bifascia Hampson, 1905
 Laelia eutricha Collenette, 1931
 Laelia extorta (Distant, 1897)
 Laelia figlina Distant, 1899
 Laelia fracta Schaus & Clements, 1893
 Laelia gigantea Hampson, 1910
 Laelia gwelila (Swinhoe, 1903)
 Laelia lavia Swinhoe, 1903
 Laelia rogersi Bethune-Baker, 1913
 Leucoma flavifrons (Hampson, 1910)
 Leucoma melanochila (Hering, 1926)
 Leucoma monosticta (Butler, 1898)
 Leucoma parva (Plötz, 1880)
 Lymantria hemipyra Collenette, 1932
 Lymantria tacita Hering, 1927
 Marbla paradoxa (Hering, 1926)
 Marblepsis kakamega Collenette, 1937
 Marblepsis macrocera (Sharpe, 1890)
 Marblepsis tiphia (Swinhoe, 1903)
 Mylantria xanthospila (Plötz, 1880)
 Naroma nigrolunata Collenette, 1931
 Naroma varipes (Walker, 1865)
 Neomardara africana (Holland, 1893)
 Ogoa simplex Walker, 1856
 Olapa fulviceps Hampson, 1910
 Olapa tavetensis (Holland, 1892)
 Orgyia hopkinsi Collenette, 1937
 Palasea arete (Fawcett, 1915)
 Palasea conspersa (Hering, 1927)
 Palasea gondona (Swinhoe, 1903)
 Palasea melia (Fawcett, 1915)
 Palasea melissa (Fawcett, 1915)
 Paramarbla beni (Bethune-Baker, 1909)
 Paramarbla catharia (Collenette, 1933)
 Paramarbla lindblomi (Aurivillius, 1921)
 Pirga bipuncta Hering, 1926
 Pirga loveni Aurivillius, 1921
 Pirga magna Swinhoe, 1903
 Porthesaroa lacipa Hering, 1926
 Porthesaroa noctua Hering, 1926
 Pteredoa monosticta (Butler, 1898)
 Pteredoa siderea Hering, 1926
 Rhodesana mintha Fawcett, 1917
 Rhypopteryx diplogramma Hering, 1927
 Rhypopteryx hemiphanta Collenette, 1955
 Rhypopteryx pachytaenia (Hering, 1926)
 Rhypopteryx psoloconiama Collenette, 1960
 Rhypopteryx summissa Hering, 1927
 Rhypopteryx triangulifera (Hampson, 1910)
 Rhypopteryx xuthosticta (Collenette, 1938)
 Ruanda eleuteriopsis Hering, 1926
 Sphragista kitchingi (Bethune-Baker, 1909)
 Stilpnaroma venosa Hering, 1926
 Stracena kamengo Collenette, 1936
 Stracena promelaena (Holland, 1893)
 Stracena striata Schultze, 1934
 Stracilla ghesquierei Collenette, 1937
 Tamsita habrotima (Tams, 1930)
 Tamsita ochthoeba (Hampson, 1920)

Lyonetiidae 
 Platacmaea cretiseca Meyrick, 1920

Metarbelidae 

 Aethiopina argentifera Gaede, 1929
 Kroonia dallastai Lehmann, 2010
 Kroonia natalica (Hampson, 1910)
 Lebedodes endomela (Bethune-Baker, 1909)
 Lebedodes johni Lehmann, 2008
 Lebedodes naevius Fawcett, 1916
 Lebedodes velutina Le Cerf, 1914
 Metarbela alluaudi Le Cerf, 1914
 Metarbela cinereolimbata Le Cerf, 1914
 Metarbela dialeuca Hampson, 1910
 Metarbela diodonta Hampson, 1916
 Metarbela distincta Le Cerf, 1922
 Metarbela haberlandorum Lehmann, 1997
 Metarbela latifasciata Gaede, 1929
 Metarbela nubifera (Bethune-Baker, 1909)
 Metarbela pallescens Le Cerf, 1914
 Metarbela perstriata Hampson, 1916
 Metarbela shimonii Lehmann, 2008
 Metarbela simillima (Hampson, 1910)
 Metarbelodes obliqualinea (Bethune-Baker, 1909)
 Mountelgonia arcifera (Hampson, 1909)
 Mountelgonia lumbuaensis Lehmann, 2013
 Mountelgonia percivali Lehmann, 2013
 Mountelgonia thikaensis Lehmann, 2013
 Ortharbela rufula (Hampson, 1910)
 Ortharbela tetrasticta (Hampson, 1910)
 Paralebedella shimonii Lehmann, 2009
 Salagena albonotata (Butler, 1898)
 Salagena atridiscata Hampson, 1910
 Salagena bennybytebieri Lehmann, 2008
 Salagena charlottae Lehmann, 2008
 Salagena eustrigata Hampson, 1916
 Salagena irrorata Le Cerf, 1914
 Salagena narses Fawcett, 1916
 Salagena quentinlukei Lehmann, 2008
 Salagena tessellata Distant, 1897
 Teragra simplicius Le Cerf, 1922
 Teragra trimaculata Gaede, 1929

Nepticulidae 
 Stigmella pelanodes (Meyrick, 1920)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola brevipennis (Walker, 1858)
 Abrostola confusa Dufay, 1958
 Abrostola triopis Hampson, 1902
 Achaea catella Guenée, 1852
 Achaea finita (Guenée, 1852)
 Achaea illustrata Walker, 1858
 Achaea lienardi (Boisduval, 1833)
 Acontia aarviki Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia albatrigona Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia antica Walker, 1862
 Acontia apatelia (Swinhoe, 1907)
 Acontia atripars Hampson, 1914
 Acontia aurelia Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia basifera Walker, 1857
 Acontia binominata (Butler, 1892)
 Acontia caeruleopicta Hampson, 1916
 Acontia caffraria (Cramer, 1777)
 Acontia callima Bethune-Baker, 1911
 Acontia carnescens (Hampson, 1910)
 Acontia dichroa (Hampson, 1914)
 Acontia discoidea Hopffer, 1857
 Acontia discoidoides Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia ectorrida (Hampson, 1916)
 Acontia goateri Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia guttifera Felder & Rogenhofer, 1874
 Acontia hampsoni Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia hausmanni Hacker, 2010
 Acontia hemixanthia (Hampson, 1910)
 Acontia hoppei Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia hortensis Swinhoe, 1884
 Acontia insocia (Walker, 1857)
 Acontia leucotrigona (Hampson, 1905)
 Acontia mascheriniae (Berio, 1985)
 Acontia melaphora (Hampson, 1910)
 Acontia miogona (Hampson, 1916)
 Acontia natalis (Guenée, 1852)
 Acontia niphogona (Hampson, 1909)
 Acontia notha Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia nubila Hampson, 1910
 Acontia obliqua Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia opalinoides Guenée, 1852
 Acontia porphyrea (Butler, 1898)
 Acontia purpurata Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia purpureofacta Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia schreieri Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia secta Guenée, 1852
 Acontia semialba Hampson, 1910
 Acontia sublactea Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia szunyoghyi Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia tanzaniae Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia torrefacta (Distant, 1898)
 Acontia trimaculata Aurivillius, 1879
 Acontia versicolora Hacker, 2010
 Acontia wiltshirei Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acrapex brunnea Hampson, 1910
 Acrapex curvata Hampson, 1902
 Acrapex rhabdoneura Hampson, 1910
 Adisura atkinsoni Moore, 1881
 Aegocera brevivitta Hampson, 1901
 Aegocera rectilinea Boisduval, 1836
 Agoma trimenii (Felder, 1874)
 Agrotana jacksoni Bethune-Baker, 1911
 Agrotis biconica Kollar, 1844
 Agrotis longidentifera (Hampson, 1903)
 Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) — совка озима
 Aletia consanguis (Guenée, 1852)
 Aletia tincta (Walker, 1858)
 Amazonides ascia D. S. Fletcher, 1961
 Amazonides epipyria (Hampson, 1903)
 Amazonides fuscirufa (Hampson, 1903)
 Amazonides griseofusca (Hampson, 1913)
 Amazonides ustula (Hampson, 1913)
 Amyna axis Guenée, 1852
 Amyna magnifoveata Hampson, 1918
 Amyna punctum (Fabricius, 1794)
 Androlymnia clavata Hampson, 1910
 Anoba rufitermina Hampson, 1926
 Anoba sinuata (Fabricius, 1775)
 Anomis erosa (Hübner, 1818)
 Anomis involuta Walker, 1857
 Anomis polymorpha Hampson, 1926
 Anomis sabulifera (Guenée, 1852)
 Apospasta fuscirufa (Hampson, 1905)
 Apospasta venata (Hampson, 1905)
 Ariathisa abyssinia (Guenée, 1852)
 Ariathisa semiluna (Hampson, 1909)
 Asota speciosa (Drury, 1773)
 Aspidifrontia binagwahoi Laporte, 1978
 Aspidifrontia radiata Hampson, 1905
 Aspidifrontia sagitta Berio, 1964
 Athetis anomoeosis Hampson, 1909
 Athetis glauca (Hampson, 1902)
 Athetis glaucopis (Bethune-Baker, 1911)
 Athetis hyperaeschra Hampson, 1909
 Athetis ignava (Guenée, 1852)
 Athetis melanosticta Hampson, 1909
 Athetis micra (Hampson, 1902)
 Athetis nitens (Saalmüller, 1891)
 Athetis pigra (Guenée, 1852)
 Athetis scotopis (Bethune-Baker, 1911)
 Audea fatilega (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Audea melanoplaga Hampson, 1902
 Autoba admota (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Axylia coniorta (Hampson, 1903)
 Bamra glaucopasta (Bethune-Baker, 1911)
 Bocula horus (Fawcett, 1916)
 Brevipecten calimanii (Berio, 1939)
 Brevipecten cornuta Hampson, 1902
 Brevipecten marmoreata Hacker & Fibiger, 2007
 Brevipecten tessenei Berio, 1939
  Walker, 1865
 Calliodes pretiosissima Holland, 1892
 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
 Callopistria maillardi (Guenée, 1862)
 Caradrina atriluna Guenée, 1852
 Carcharoda flavirosea Hampson, 1910
 Carpostalagma pulverulentus Talbot, 1929
 Catephia abrostolica Hampson, 1926
 Catephia sciras Fawcett, 1916
 Catephia metaleuca Hampson, 1926
 Catephia scylla Fawcett, 1916
 Catephia serapis Fawcett, 1916
 Catephia sospita Fawcett, 1916
 Cerocala masaica Hampson, 1913
 Cerynea endotrichalis Hampson, 1910
 Cerynea ignealis Hampson, 1910
 Cerynea thermesialis (Walker, 1866)
 Chabuata amoeba Hampson, 1905
 Chalciope delta (Boisduval, 1833)
 Chelecala trefoliata (Butler, 1898)
 Chrysodeixis acuta (Walker, [1858])
 Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
 Corgatha drepanodes Hampson, 1910
 Cortyta canescens Walker, 1858
 Cortyta remigiana Hampson, 1913
 Crameria amabilis (Drury, 1773)
 Cretonia atrisigna Hampson, 1910
 Cretonia ethiopica Hampson, 1910
 Cryphia leucomelaena (Hampson, 1908)
 Crypsotidia maculifera (Staudinger, 1898)
 Crypsotidia mesosema Hampson, 1913
 Ctenoplusia fracta (Walker, 1857)
 Ctenoplusia limbirena (Guenée, 1852)
 Ctenoplusia camptogamma (Hampson, 1910)
 Cucullia rufescens Hampson, 1906
 Cuneisigna cumamita (Bethune-Baker, 1911)
 Cuneisigna rivulata (Hampson, 1902)
 Cyligramma fluctuosa (Drury, 1773)
 Cyligramma latona (Cramer, 1775)
 Cyligramma limacina (Guérin-Méneville, 1832)
 Dicerogastra proleuca (Hampson, 1913)
 Digama africana Swinhoe, 1907
 Digama serratula Talbot, 1932
 Dysgonia abnegans (Walker, 1858)
 Dysgonia angularis (Boisduval, 1833)
 Dysgonia erectata (Hampson, 1902)
 Dysgonia torrida (Guenée, 1852)
 Ectolopha marginata Hampson, 1910
 Ectolopha viridescens Hampson, 1902
 Egnasia vicaria (Walker, 1866)
 Egybolis vaillantina (Stoll, 1790)
 Elyptron leucosticta (Hampson, 1909)
 Entomogramma pardus Guenée, 1852
 Epharmottomena sublimbata Berio, 1894
 Epischausia dispar (Rothschild, 1896)
 Erebus walkeri (Butler, 1875)
 Ericeia congregata (Walker, 1858)
 Ericeia inangulata (Guenée, 1852)
 Ethiopica hesperonota Hampson, 1909
 Ethiopica umbra Le Cerf, 1922
 Eublemma anachoresis (Wallengren, 1863)
 Eublemma baccalix (Swinhoe, 1886)
 Eublemma bicolora Bethune-Baker, 1911
 Eublemma brunneosa Bethune-Baker, 1911
 Eublemma chlorochroa Hampson, 1910
 Eublemma cochylioides (Guenée, 1852)
 Eublemma decora (Walker, 1869)
 Eublemma exigua (Walker, 1858)
 Eublemma flavistriata Hampson, 1910
 Eublemma foedosa (Guenée, 1852)
 Eublemma gayneri (Rothschild, 1901)
 Eublemma hypozonata Hampson, 1910
 Eublemma leucozona Hampson, 1910
 Eublemma minutoides Poole, 1989
 Eublemma nyctichroa Hampson, 1910
 Eublemma ornatula (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Eublemma perobliqua Hampson, 1910
 Eublemma psamathea Hampson, 1910
 Eublemma ragusana (Freyer, 1844)
 Eublemma reducta Butler, 1894
 Eublemma roseocincta Hampson, 1910
 Eublemma seminivea Hampson, 1896
 Eublemma therma Hampson, 1910
 Eublemma xanthocraspis Hampson, 1910
 Eublemmoides apicimacula (Mabille, 1880)
 Eudocima divitiosa (Walker, 1869)
 Eudocima materna (Linnaeus, 1767)
 Eulocastra aethiops (Distant, 1898)
 Eulocastra hypotaenia (Wallengren, 1860)
 Euplexia azyga Hampson, 1908
 Euplexia chalybsa Hampson, 1908
 Euplexia melanocycla Hampson, 1908
 Euplexia rhoda Hampson, 1908
 Eustrotia amydrozona Hampson, 1910
 Eustrotia citripennis Hampson, 1910
 Eustrotia cumalinea Bethune-Baker, 1911
 Eustrotia decissima (Walker, 1865)
 Eustrotia diascia Hampson, 1910
 Eustrotia megalena (Mabille, 1900)
 Eustrotia melanopis Hampson, 1910
 Eustrotia trigonodes Hampson, 1910
 Eustrotiopis chlorota Hampson, 1926
 Eutelia amatrix Walker, 1858
 Eutelia bowkeri (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Eutelia discitriga Walker, 1865
 Eutelia symphonica Hampson, 1902
 Euxoa axiliodes Hampson, 1903
 Euxootera atrisparsa (Hampson, 1903)
 Euxootera melanomesa (Hampson, 1913)
 Exathetis strigata (Hampson, 1911)
 Feliniopsis africana (Schaus & Clements, 1893)
 Feliniopsis connivens (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Feliniopsis consummata (Walker, 1857)
 Feliniopsis duponti (Laporte, 1974)
 Feliniopsis nigribarbata (Hampson, 1908)
 Feliniopsis opposita (Walker, 1865)
 Feliniopsis parvuloides Hacker, 2010
 Feliniopsis talhouki (Wiltshire, 1983)
 Grammodes congenita Walker, 1858
 Grammodes exclusiva Pagenstecher, 1907
 Grammodes geometrica (Fabricius, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Hadena bulgeri (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Hadjina atrinota Hampson, 1909
 Heliocheilus cana (Hampson, 1903)
 Heliocheilus discalis (Hampson, 1903)
 Heliocheilus multiradiata (Hampson, 1902)
 Heliocheilus perdentata (Hampson, 1903)
 Heliophisma klugii (Boisduval, 1833)
 Hemituerta mahdi (Pagenstecher, 1903)
 Heraclia africana (Butler, 1875)
 Heraclia aisha (Kirby, 1891)
 Heraclia flavisignata (Hampson, 1912)
 Heraclia gruenbergi (Wichgraf, 1911)
 Heraclia hypercompoides (Butler, 1895)
 Heraclia karschi (Holland, 1897)
 Heraclia monslunensis (Hampson, 1901)
 Heraclia nandi Kiriakoff, 1974
 Heraclia perdix (Druce, 1887)
 Heraclia poggei (Dewitz, 1879)
 Heraclia superba (Butler, 1875)
 Heraclia thruppi (Butler, 1886)
 Heteropalpia robusta Wiltshire, 1988
 Honeyia clearchus (Fawcett, 1916)
 Hopetounia marginata Hampson, 1926
 Hypena obacerralis Walker, 1859
 Hypena striolalis Aurivillius, 1910
 Hypena vulgatalis Walker, 1859
 Hypocala rostrata (Fabricius, 1794)
 Hypoperigea medionota Hampson, 1920
 Hypopyra africana (Kirby, 1896)
 Hypopyra capensis Herrich-Schäffer, 1854
 Hypopyra rufescens (Kirby, 1896)
 Hypotacha isthmigera Wiltshire, 1968
 Hypotacha ochribasalis (Hampson, 1896)
 Iambia thwaitesi (Moore, 1885)
 Idia pernix (Townsend, 1958)
 Janseodes melanospila (Guenée, 1852)
 Leucania acrapex (Hampson, 1905)
 Leucania bilineata (Hampson, 1905)
 Leucania citrinotata (Hampson, 1905)
 Leucania clavifera (Hampson, 1907)
 Leucania confluens (Bethune-Baker, 1909)
 Leucania leucogramma (Hampson, 1905)
 Leucania melianoides Möschler, 1883
 Leucania nebulosa Hampson, 1902
 Leucania pectinata (Hampson, 1905)
 Leucania phaea Hampson, 1902
 Leucania praetexta Townsend, 1955
 Leucania sarca Hampson, 1902
 Leucania tacuna Felder & Rogenhofer, 1874
 Leucania tenebra (Hampson, 1905)
 Leucania usta Hampson, 1902
 Lithacodia blandula (Guenée, 1862)
 Lophoptera litigiosa (Boisduval, 1833)
 Lophorache fulvirufa Hampson, 1910
 Lophotidia trisema Hampson, 1913
 Marathyssa cuneata (Saalmüller, 1891)
 Marca proclinata Saalmüller, 1891
 Marcipa carcassoni Pelletier, 1975
 Masalia albiseriata (Druce, 1903)
 Masalia beatrix (Moore, 1881)
 Masalia bimaculata (Moore, 1888)
 Masalia disticta (Hampson, 1902)
 Masalia fissifascia (Hampson, 1903)
 Masalia flavistrigata (Hampson, 1903)
 Masalia galatheae (Wallengren, 1856)
 Masalia latinigra (Hampson, 1907)
 Masalia leucosticta (Hampson, 1902)
 Masalia perstriata (Hampson, 1903)
 Masalia transvaalica (Distant, 1902)
 Matopo actinophora Hampson, 1909
 Matopo descarpentriesi (Laporte, 1975)
 Maxera marchalii (Boisduval, 1833)
 Melanephia endophaea Hampson, 1926
 Melanephia nigrescens (Wallengren, 1856)
 Mentaxya albifrons (Geyer, 1837)
 Mentaxya ignicollis (Walker, 1857)
 Mentaxya indigna (Herrich-Schäffer, 1854)
 Mentaxya muscosa Geyer, 1837
 Mentaxya rimosa (Guenée, 1852)
 Metachrostis quinaria (Moore, 1881)
 Metappana ethiopica (Hampson, 1907)
 Micragrotis acydonta Hampson, 1903
 Micragrotis cinerosa Bethune-Baker, 1911
 Micragrotis lacteata Hampson, 1903
 Mitrophrys ansorgei (Rothschild, 1897)
 Mitrophrys menete (Cramer, 1775)
 Mocis mayeri (Boisduval, 1833)
 Mocis mutuaria (Walker, 1858)
 Mocis repanda (Fabricius, 1794)
 Mocis undata (Fabricius, 1775)
 Mythimna poliastis (Hampson, 1902)
 Nodaria externalis Guenée, 1854
 Nyodes viridirufa (Hampson, 1918)
 Odontestra albivitta Hampson, 1905
 Oedicodia limbata Butler, 1898
 Oedicodia violascens Hampson, 1910
 Oligia ambigua (Walker, 1858)
 Omphalestra geraea (Hampson, 1907)
 Omphalestra submedianata (Hampson, 1905)
 Omphaletis ethiopica Hampson, 1909
 Ophiusa finifascia (Walker, 1858)
 Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
 Oraesia provocans Walker, [1858]
 Oraesia wintgensi (Strand, 1909)
 Ozarba accincta (Distant, 1898)
 Ozarba apicalis Hampson, 1910
 Ozarba atrifera Hampson, 1910
 Ozarba bipartita (Hampson, 1902)
 Ozarba flavescens Hampson, 1910
 Ozarba heliastis (Hampson, 1902)
 Ozarba hypoxantha (Wallengren, 1860)
 Ozarba isocampta Hampson, 1910
 Ozarba lepida Saalmüller, 1891
 Ozarba megaplaga Hampson, 1910
 Ozarba nyanza (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Ozarba sinua Hampson, 1910
 Ozarba terribilis Berio, 1940
 Ozarba tricuspis Hampson, 1910
 Pandesma robusta (Walker, 1858)
 Parachalciope mahura (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Parachalciope trigonometrica Hampson, 1913
 Parafodina pentagonalis (Butler, 1894)
 Pericyma atrifusa (Hampson, 1902)
 Pericyma mendax (Walker, 1858)
 Pericyma metaleuca Hampson, 1913
 Phaegorista enarges Tams, 1930
 Phaegorista leucomelas (Herrich-Schäffer, 1855)
 Photedes homora (Bethune-Baker, 1911)
 Phytometra curvifera (Hampson, 1926)
 Phytometra magalium (Townsend, 1958)
 Phytometra rhodopa (Bethune-Baker, 1911)
 Plecoptera approximans Hampson, 1926
 Plecoptera diplogramma Hampson, 1926
 Plecoptera hypoxantha Hampson, 1926
 Plecoptera melanoscia Hampson, 1926
 Plecopterodes synethes Hampson, 1913
 Plusiodonta basirhabdota Hampson, 1926
 Plusiodonta macra Hampson, 1926
 Plusiodonta megista Hampson, 1926
 Polia atrirena Hampson, 1905
 Polydesma umbricola Boisduval, 1833
 Prionofrontia nyctiscia Hampson, 1926
 Proconis abrostoloides Hampson, 1902
 Procriosis albizona Hampson, 1918
 Procriosis dileuca Hampson, 1910
 Proschaliphora citricostata Hampson, 1901
 Pseudcraspedia punctata Hampson, 1898
 Pseudomicrodes rufigrisea Hampson, 1910
 Pseudozarba mianoides (Hampson, 1893)
 Rhabdophera hansali (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Rhanidophora piguerator Hampson, 1926
 Rhesala moestalis (Walker, 1866)
 Rhesala punctisigna Hampson, 1926
 Rhynchina taruensis Butler, 1898
 Rivula lophosoma Hampson, 1926
 Rougeotia osellai Berio, 1978
 Rougeotia praetexta Townsend, 1956
 Sesamia epunctifera Hampson, 1902
 Sesamia roseoflammata Pinhey, 1956
 Simplicia extinctalis (Zeller, 1852)
 Simplicia inflexalis Guenée, 1854
 Soloe fumipennis Hampson, 1910
 Soloe plicata Pinhey, 1952
 Soloella orientis Kühne, 2007
 Sommeria culta Hübner, 1831
 Sphingomorpha chlorea (Cramer, 1777)
 Spodoptera cilium Guenée, 1852
 Spodoptera exempta (Walker, 1857)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
 Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833)
 Stenosticta grisea Hampson, 1912
 Stilbotis basalis (Berio, 1978)
 Stilbotis georgyi Laporte, 1984
 Stilbotis jouanini Laporte, 1975
 Syngrapha circumflexa (Linnaeus, 1767)
 Tathorhynchus leucobasis Bethune-Baker, 1911
 Thiacidas berenice (Fawcett, 1916)
 Thiacidas fasciata (Fawcett, 1917)
 Thiacidas fuscomacula Hacker & Zilli, 2010
 Thiacidas hampsoni (Hacker, 2004)
 Thiacidas orientalis Hacker & Zilli, 2010
 Thiacidas permutata Hacker & Zilli, 2007
 Thiacidas schausi (Hampson, 1905)
 Thiacidas senex (Bethune-Baker, 1911)
 Thiacidas smythi (Gaede, 1939)
 Thiacidas subhampsoni Hacker & Zilli, 2010
 Thiacidas triangulata (Gaede, 1939)
 Thyas arcifera (Hampson, 1913)
 Thysanoplusia sestertia (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Timora adamsoni Pinhey, 1956
 Toana flaviceps Hampson, 1918
 Tolpia atripuncta Hampson, 1926
 Tracheplexia lucia (Felder & Rogenhofer, 1974)
 Trichoplusia ni (Hübner, [1803])
 Trichoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Trigonodes hyppasia (Cramer, 1779)
 Tuerta cyanopasta Hampson, 1907
 Tycomarptes inferior (Guenée, 1852)
 Tytroca alabuensis Wiltshire, 1970
 Ugia albilinea Hampson, 1926
 Ulotrichopus eugeniae Saldaitis & Ivinskis, 2010
 Ulotrichopus phaeopera Hampson, 1913
 Ulotrichopus primulina (Hampson, 1902)
 Uncula tristigmatias (Hampson, 1902)
 Vietteania torrentium (Guenée, 1852)
 Vittaplusia vittata (Wallengren, 1856)
 Xanthomera leucoglene (Mabille, 1880)
 Zalaca snelleni (Wallengren, 1875)
 Zethesides bettoni (Butler, 1898)

Ноліди (Nolidae) 

 Arcyophora dives (Butler, 1898)
 Blenina squamifera (Wallengren, 1860)
 Bryophilopsis tarachoides Mabille, 1900
 Characoma submediana Wiltshire, 1986
 Earias biplaga Walker, 1866
 Earias cupreoviridis (Walker, 1862)
 Earias insulana (Boisduval, 1833)
 Eligma laetepicta Oberthür, 1893
 Garella nubilosa Hampson, 1912
 Giaura leucotis (Hampson, 1905)
 Maurilia arcuata (Walker, [1858])
 Meganola jacobi Agassiz, 2009
 Meganola melanosticta (Hampson, 1914)
 Meganola reubeni Agassiz, 2009
 Negeta luminosa (Walker, 1858)
 Nola chionea Hampson, 1911
 Nola diplozona Hampson, 1914
 Nola leucalea Hampson, 1907
 Nola melaleuca (Hampson, 1901)
 Nola melanoscelis (Hampson, 1914)
 Nola phaeocraspis (Hampson, 1909)
 Nola progonia (Hampson, 1914)
 Nycteola malachitis (Hampson, 1912)
 Odontestis striata Hampson, 1912
 Oedicraspis subfervida Hampson, 1912
 Pardasena melanosticta Hampson, 1912
 Pardasena roeselioides (Walker, 1858)
 Pardasena virgulana (Mabille, 1880)
 Risoba diplogramma Hampson, 1912
 Risoba obstructa Moore, 1881
 Risoba sticticraspis Hampson, 1912
 Selepa leucogonia (Hampson, 1905)
 Selepa nephelozona (Hampson, 1905)
 Xanthodes dinarodes (Hampson, 1912)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Achaera ochribasis (Hampson, 1910)
 Afrocerura leonensis (Hampson, 1910)
 Antheua liparidioides (Rothschild, 1910)
 Antheua simplex Walker, 1855
 Antheua trifasciata (Hampson, 1909)
 Antheua woerdeni (Snellen, 1872)
 Bisolita rubrifascia (Hampson, 1910)
 Clostera solitaria Kiriakoff, 1962
 Desmeocraera decorata (Wichgraf, 1922)
 Desmeocraera tripuncta Janse, 1920
 Epicerura plumosa Kiriakoff, 1962
 Epicerura steniptera (Hampson, 1910)
 Epidonta eroki Bethune-Baker, 1911
 Eutimia marpissa Wallengren, 1858
 Lavinia lavinia (Fawcett, 1916)
 Nepheliphora nubifera (Hampson, 1910)
 Phalera princei Grünberg, 1909
 Polienus capillata (Wallengren, 1875)
 Psalisodes atrifasciata Hampson, 1910
 Psalisodes discalis (Hampson, 1910)
 Psalisodes xylochroa (Hampson, 1910)
 Rasemia macrodonta (Hampson, 1909)
 Simesia dasychiroides (Butler, 1898)
 Stenostaura harperi Agassiz, 2009
 Tmetopteryx dorsimaculata Kiriakoff, 1965
 Tmetopteryx maura Kiriakoff, 1965
 Trotonotus bettoni Butler, 1898
 Xanthodonta nigrovittata (Aurivilius, 1921)
 Xanthodonta unicornis Kiriakoff, 1961

Oecophoridae 
 Tortilia rimulata (Meyrick, 1920)

Plutellidae 

 Genostele fornicata Meyrick, 1920
 Paraxenistis africana Mey, 2007
 Paraxenistis serrata Mey, 2007
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна

Psychidae 
 Acanthopsyche calamochroa (Hampson, 1910)
 Ctenocompa amydrota Meyrick, 1920
 Ctenocompa famula Meyrick, 1920
 Melasina hyacinthias Meyrick, 1920
 Melasina ichnophora Meyrick, 1920
 Melasina olenitis Meyrick, 1914
 Melasina spumosa Meyrick, 1920
 Melasina stabularia Meyrick, 1908
 Melasina varicosa Meyrick, 1920
 Narycia acharis Meyrick, 1920
 Narycia exalbida Meyrick, 1920
 Narycia nubilosa Meyrick, 1920
 Typhonia bettoni (Butler, 1898)

Pterophoridae 

 Agdistis aberdareana Arenberger, 1988
 Agdistis kenyana Arenberger, 1988
 Agdistis korana Arenberger, 1988
 Agdistis linnaei Gielis, 2008
 Agdistis malitiosa Meyrick, 1909
 Agdistis obstinata Meyrick, 1920
 Agdistis riftvalleyi Arenberger, 2001
 Amblyptilia direptalis (Walker, 1864)
 Apoxyptilus anthites (Meyrick, 1936)
 Bipunctiphorus etiennei Gibeaux, 1994
 Crassuncus chappuisi Gibeaux, 1994
 Emmelina amseli (Bigot, 1969)
 Emmelina bigoti Gibeaux, 1990
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Exelastis atomosa (Walsingham, 1885)
 Exelastis caroli Gielis, 2008
 Hellinsia conscius (Meyrick, 1920)
 Megalorhipida leptomeres (Meyrick, 1886)
 Megalorhipida leucodactylus (Fabricius, 1794)
 Merrifieldia improvisa Arenberger, 2001
 Oxyptilus insomnis (Townsend, 1956)
 Picardia eparches (Meyrick, 1931)
 Platyptilia aarviki Gielis, 2008
 Platyptilia humida Meyrick, 1920
 Platyptilia molopias Meyrick, 1906
 Platyptilia morophaea Meyrick, 1920
 Platyptilia picta Meyrick, 1913
 Platyptilia rhyncholoba Meyrick, 1924
 Platyptilia sciophaea Meyrick, 1920
 Platyptilia thiosoma Meyrick, 1920
 Pselnophorus jaechi (Arenberger, 1993)
 Pterophorus albidus (Zeller, 1852)
 Pterophorus candidalis (Walker, 1864)
 Pterophorus cleronoma (Meyrick, 1920)
 Pterophorus massai Gielis, 1991
 Pterophorus rhyparias (Meyrick, 1908)
 Sphenarches anisodactylus (Walker, 1864)
 Stenodacma wahlbergi (Zeller, 1852)
 Stenoptilia conicephala Gielis, 1990
 Stenoptilia ionota Meyrick, 1920
 Stenoptilia melanoloncha Meyrick, 1927
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Titanoptilus melanodonta Hampson, 1905
 Walsinghamiella illustris (Townsend, 1958)

Вогнівки (Pyralidae) 
 Aglossa fumifusalis Hampson, 1916
 Anobostra varians (Butler, 1898)
 Ematheudes straminella Snellen, 1872
 Endotricha consobrinalis Zeller, 1852
 Endotricha ellisoni Whalley, 1963
 Endotricha vinolentalis Ragonot, 1891
 Lamoria imbella (Walker, 1864)
 Mussidia nigrivenella Ragonot, 1888
 Paraglossa atrisquamalis Hampson, 1906
 Pempelia morosalis (Saalmüller, 1880)
 Phycitodes albistriata Hampson, 1917
 Pithyllis metachryseis (Hampson, 1906)
 Pyralis galactalis Hampson, 1916

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Argema besanti Rebel, 1895
 Argema mimosae (Boisduval, 1847)
 Aurivillius arata (Westwood, 1849)
 Aurivillius seydeli Rougeot, 1962
 Bunaea aslauga Kirby, 1877
 Bunaeopsis hersilia (Westwood, 1849)
 Bunaeopsis jacksoni (Jordan, 1908)
 Bunaeopsis licharbas (Maassen & Weymer, 1885)
 Bunaeopsis oubie (Guérin-Méneville, 1849)
 Campimoptilum boulardi (Rougeot, 1974)
 Campimoptilum hollandi (Butler, 1898)
 Campimoptilum kuntzei (Dewitz, 1881)
 Cinabra hyperbius (Westwood, 1881)
 Decachorda aspersa (Felder, 1874)
 Decachorda bouvieri Hering, 1929
 Decachorda fulvia (Druce, 1886)
 Decachorda mombasana Stoneham, 1962
 Decachorda rosea Aurivillius, 1898
 Eosia digennaroi Bouyer, 2008
 Eosia insignis Le Cerf, 1911
 Epiphora albidus (Druce, 1886)
 Epiphora antinorii (Oberthür, 1880)
 Epiphora bauhiniae (Guérin-Méneville, 1832)
 Epiphora congolana (Bouvier, 1929)
 Epiphora intermedia (Rougeot, 1955)
 Epiphora magdalena Grünberg, 1909
 Epiphora mythimnia (Westwood, 1849)
 Epiphora rectifascia Rothschild, 1907
 Gonimbrasia anna (Maassen & Weymer, 1885)
 Gonimbrasia conradsi (Rebel, 1906)
 Gonimbrasia hoehnelii (Rogenhofer, 1891)
 Gonimbrasia occidentalis Rothschild, 1907
 Gonimbrasia rectilineata (Sonthonnax, 1899)
 Gonimbrasia tyrrhea (Cramer, 1775)
 Gonimbrasia wahlbergii (Boisduval, 1847)
 Gonimbrasia zambesina (Walker, 1865)
 Goodia unguiculata Bouvier, 1936
 Gynanisa albescens Sonthonnax, 1904
 Gynanisa kenya Darge, 2008
 Gynanisa maja (Klug, 1836)
 Gynanisa westwoodi Rothschild, 1895
 Holocerina angulata (Aurivillius, 1893)
 Holocerina istsariensis Stoneham, 1962
 Holocerina smilax (Westwood, 1849)
 Imbrasia epimethea (Drury, 1772)
 Imbrasia ertli Rebel, 1904
 Lobobunaea acetes (Westwood, 1849)
 Lobobunaea goodi (Holland, 1893)
 Lobobunaea jeanneli Rougeot, 1959
 Lobobunaea kuehnei Naumann, 2008
 Lobobunaea phaedusa (Drury, 1782)
 Ludia arguta Jordan, 1922
 Ludia delegorguei (Boisduval, 1847)
 Ludia dentata (Hampson, 1891)
 Ludia hansali Felder, 1874
 Ludia orinoptena Karsch, 1892
 Ludia pseudovetusta Rougeot, 1978
 Melanocera menippe (Westwood, 1849)
 Melanocera pinheyi Lemaire & Rougeot, 1974
 Melanocera sufferti (Weymer, 1896)
 Melanocera widenti Terral & Darge, 1991
 Micragone cana (Aurivillius, 1893)
 Nudaurelia anthinoides Rougeot, 1978
 Nudaurelia belayneshae Rougeot, 1978
 Nudaurelia capdevillei Rougeot, 1979
 Nudaurelia dione (Fabricius, 1793)
 Nudaurelia eblis Strecker, 1876
 Nudaurelia emini (Butler, 1888)
 Nudaurelia krucki Hering, 1930
 Nudaurelia macrothyris (Rothschild, 1906)
 Orthogonioptilum adiegetum Karsch, 1892
 Pselaphelia flavivitta (Walker, 1862)
 Pselaphelia vandenberghei Bouyer, 1992
 Pseudaphelia apollinaris (Boisduval, 1847)
 Pseudobunaea cleopatra (Aurivillius, 1893)
 Pseudobunaea deaconi (Stoneham, 1962)
 Pseudobunaea epithyrena (Maassen & Weymer, 1885)
 Pseudobunaea irius (Fabricius, 1793)
 Pseudobunaea tyrrhena (Westwood, 1849)
 Rohaniella pygmaea (Maassen & Weymer, 1885)
 Tagoropsis flavinata (Walker, 1865)
 Tagoropsis hanningtoni (Butler, 1883)
 Tagoropsis rougeoti D. S. Fletcher, 1952
 Urota sinope (Westwood, 1849)
 Usta angulata Rothschild, 1895
 Usta wallengrenii (C. & R. Felder, 1859)
 Yatanga smithi (Holland, 1892)

Sesiidae 
 Camaegeria massai Bartsch & Berg, 2012
 Chamanthedon leucocera Hampson, 1919
 Homogyna alluaudi Le Cerf, 1911
 Lophoceps abdominalis Hampson, 1919
 Macrotarsipus albipunctus Hampson, 1893
 Macrotarsipus microthyris Hampson, 1919
 Melittia amblyphaea Hampson, 1919
 Melittia haematopis Fawcett, 1916
 Melittia lentistriata Hampson, 1919
 Melittia natalensis Butler, 1874
 Melittia xanthogaster Hampson, 1919
 Paranthrene xanthopyga Hampson, 1919
 Synanthedon erythromma Hampson, 1919
 Tipulamima pyrosoma Hampson, 1919

Бражникові (Sphingidae) 

 Acanthosphinx guessfeldti (Dewitz, 1879)
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Andriasa contraria Walker, 1856
 Antinephele achlora Holland, 1893
 Antinephele anomala (Butler, 1882)
 Antinephele camerounensis Clark, 1937
 Antinephele marcida Holland, 1893
 Atemnora westermannii (Boisduval, 1875)
 Basiothia aureata (Karsch, 1891)
 Basiothia charis (Boisduval, 1875)
 Callosphingia circe (Fawcett, 1915)
 Centroctena imitans (Butler, 1882)
 Centroctena rutherfordi (Druce, 1882)
 Ceridia mira Rothschild & Jordan, 1903
 Chaerocina dohertyi Rothschild & Jordan, 1903
 Chloroclanis virescens (Butler, 1882)
 Coelonia fulvinotata (Butler, 1875)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — бражник олеандровий
 Dovania poecila Rothschild & Jordan, 1903
 Ellenbeckia monospila Rothschild & Jordan, 1903
 Euchloron megaera (Linnaeus, 1758)
 Falcatula falcata (Rothschild & Jordan, 1903)
 Hippotion aporodes Rothschild & Jordan, 1912
 Hippotion balsaminae (Walker, 1856)
 Hippotion chloris Rothschild & Jordan, 1907
 Hippotion dexippus Fawcett, 1915
 Hippotion eson (Cramer, 1779)
 Hippotion irregularis (Walker, 1856)
 Hippotion moorei Jordan, 1926
 Hippotion osiris (Dalman, 1823)
 Hippotion rebeli Rothschild & Jordan, 1903
 Hippotion rosae (Butler, 1882)
 Hippotion roseipennis (Butler, 1882)
 Hippotion socotrensis (Rebel, 1899)
 Hippotion stigma (Rothschild & Jordan, 1903)
 Leucostrophus alterhirundo d'Abrera, 1987
 Likoma apicalis Rothschild & Jordan, 1903
 Likoma crenata Rothschild & Jordan, 1907
 Lophostethus dumolinii (Angas, 1849)
 Macroglossum trochilus (Hübner, 1823)
 Macropoliana ferax (Rothschild & Jordan, 1916)
 Macropoliana natalensis (Butler, 1875)
 Microclanis erlangeri (Rothschild & Jordan, 1903)
 Neoclanis basalis (Walker, 1866)
 Neopolyptychus compar (Rothschild & Jordan, 1903)
 Neopolyptychus serrator (Jordan, 1929)
 Nephele accentifera (Palisot de Beauvois, 1821)
 Nephele aequivalens (Walker, 1856)
 Nephele bipartita Butler, 1878
 Nephele comma Hopffer, 1857
 Nephele discifera Karsch, 1891
 Nephele funebris (Fabricius, 1793)
 Nephele monostigma Clark, 1925
 Nephele rosae Butler, 1875
 Nephele xylina Rothschild & Jordan, 1910
 Platysphinx constrigilis (Walker, 1869)
 Poliana buchholzi (Plötz, 1880)
 Poliana micra Rothschild & Jordan, 1903
 Poliana wintgensi (Strand, 1910)
 Poliodes roseicornis Rothschild & Jordan, 1903
 Polyptychoides digitatus (Karsch, 1891)
 Polyptychoides erosus (Jordan, 1923)
 Polyptychoides grayii (Walker, 1856)
 Polyptychus affinis Rothschild & Jordan, 1903
 Praedora leucophaea Rothschild & Jordan, 1903
 Praedora marshalli Rothschild & Jordan, 1903
 Pseudoclanis kenyae Clark, 1928
 Pseudoclanis postica (Walker, 1856)
 Rhodafra marshalli Rothschild & Jordan, 1903
 Rufoclanis fulgurans (Rothschild & Jordan, 1903)
 Rufoclanis numosae (Wallengren, 1860)
 Temnora albilinea Rothschild, 1904
 Temnora crenulata (Holland, 1893)
 Temnora curtula Rothschild & Jordan, 1908
 Temnora eranga (Holland, 1889)
 Temnora iapygoides (Holland, 1889)
 Temnora mirabilis Talbot, 1932
 Temnora plagiata Walker, 1856
 Temnora pseudopylas (Rothschild, 1894)
 Temnora pylades Rothschild & Jordan, 1903
 Temnora spiritus (Holland, 1893)
 Temnora subapicalis Rothschild & Jordan, 1903
 Temnora zantus (Herrich-Schäffer, 1854)
 Theretra monteironis (Butler, 1882)
 Xanthopan morganii (Walker, 1856)

Thyrididae 

 Arniocera albiguttata Talbot, 1928
 Arniocera amoena Jordan, 1907
 Arniocera auriguttata Hopffer, 1857
 Arniocera cyanoxantha (Mabille, 1893)
 Arniocera ericata Butler, 1898
 Arniocera erythropyga (Wallengren, 1860)
 Arniocera imperialis Butler, 1898
 Arniocera poecila Jordan, 1907
 Arniocera sternecki Rogenhofer, 1891
 Cecidothyris parobifera Whalley, 1971
 Chrysotypus vittiferalis (Gaede, 1917)
 Dilophura caudata (Jordan, 1907)
 Dysodia fenestratella Warren, 1900
 Dysodia fumida Whalley, 1968
 Dysodia intermedia (Walker, 1865)
 Dysodia lutescens Whalley, 1968
 Hapana carcealis Whalley, 1971
 Hypolamprus quaesitus Whalley, 1971
 Kuja carcassoni Whalley, 1971
 Marmax vicaria (Walker, 1854)
 Nemea betousalis (Gaede, 1917)
 Netrocera basalis Jordan, 1907
 Netrocera diffinis Jordan, 1907
 Netrocera hemichrysa (Hampson, 1910)
 Netrocera setioides Felder, 1874
 Striglina minutula (Saalmüller, 1880)

Tineidae 
 Acridotarsa melipecta (Meyrick, 1915)
 Archemitra iorrhoa Meyrick, 1920
 Ceratophaga ethadopa (Meyrick, 1938)
 Ceratophaga vastellus (Zeller, 1852)
 Ceratophaga xanthastis (Meyrick, 1908)
 Cylicobathra argocoma (Meyrick, 1914)
 Cylicobathra chionarga Meyrick, 1920
 Dinica aspirans (Meyrick, 1920)
 Edosa crassivalva (Gozmány, 1968)
 Edosa melanostoma (Meyrick, 1908)
 Erechthias pentatypa (Meyrick, 1920)
 Hapsifera glebata Meyrick, 1908
 Hapsifera ignobilis Meyrick, 1919
 Hapsifera lithocentra Meyrick, 1920
 Hapsifera nidicola Meyrick, 1935
 Hapsifera ochroptila Meyrick, 1908
 Hapsifera pachypsaltis Gozmány, 1965
 Hapsifera paraglareosa Gozmány, 1968
 Hapsifera revoluta Meyrick, 1914
 Hapsifera rhodoptila Meyrick, 1920
 Hapsifera septica Meyrick, 1908
 Leptozancla talaroscia Meyrick, 1920
 Machaeropteris magnifica Gozmány, 1968
 Mitrogona laevis Meyrick, 1920
 Monopis liparota Meyrick, 1920
 Monopis rutilicostella (Stainton, 1860)
 Myrmecozela isopsamma Meyrick, 1920
 Opogona anisacta Meyrick, 1920
 Opogona tanydora Meyrick, 1920
 Pachypsaltis pachystoma (Meyrick, 1920)
 Pelecystola decorata Meyrick, 1920
 Perissomastix breviberbis (Meyrick, 1933)
 Perissomastix catapulta Gozmány, 1968
 Perissomastix marcescens (Meyrick, 1908)
 Perissomastix ruwenzorica Gozmány & Vári, 1973
 Phalloscardia semiumbrata (Meyrick, 1920)
 Phthoropoea oenochares (Meyrick, 1920)
 Pitharcha marmorata Gozmány, 1968
 Tiquadra lichenea Walsingham, 1897
 Tracheloteina eccephala (Meyrick, 1914)
 Wegneria scaeozona (Meyrick, 1920)

Tischeriidae 
 Coptotriche kenyensis Mey, 2010

Листовійки (Tortricidae) 

 Accra plumbeana Razowski, 1966
 Acleris kinangopana Razowski, 1964
 Acleris thylacitis (Meyrick, 1920)
 Actihema hemiacta (Meyrick, 1920)
 Actihema msituni Aarvik, 2010
 Actihema simpsonae Aarvik, 2010
 Aethes illota (Meyrick, 1914)
 Afroploce karsholti Aarvik, 2004
 Afroploce turiana Aarvik, 2004
 Apotoforma kakamegae Razowski, 2012
 Bactra sinassula Diakonoff, 1963
 Bactra stagnicolana Zeller, 1852
 Cnephasia galeotis Meyrick, 1920
 Cnephasia incinerata Meyrick, 1920
 Cnephasia melliflua Meyrick, 1914
 Cnephasia taganista Meyrick, 1920
 Cochylimorpha exoterica (Meyrick, 1924)
 Cornesia arabuco Razowski, 2012
 Cornesia molytes Razowski, 1993
 Cosmorrhyncha acrocosma (Meyrick, 1908)
 Cosmorrhyncha microcosma Aarvik, 2004
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptaspasma caryothicta (Meyrick, 1920)
 Cryptaspasma phycitinana Aarvik, 2005
 Cryptaspasma subtilis Diakonoff, 1959
 Ctenopseustis haplodryas Meyrick, 1920
 Cydia chrysocosma (Meyrick, 1920)
 Cydia leptogramma (Meyrick, 1913)
 Eccopsis aegidia (Meyrick, 1932)
 Eccopsis agassizi Aarvik, 2004
 Eccopsis deprinsi Aarvik, 2004
 Eccopsis incultana (Walker, 1863)
 Eccopsis nebulana Walsingham, 1891
 Eccopsis praecedens Walsingham, 1897
 Eccopsis tucki Aarvik, 2004
 Eccopsis wahlbergiana Zeller, 1852
 Epiblema riciniata (Meyrick, 1911)
 Epichorista benevola Meyrick, 1920
 Epichorista mesosceptra Meyrick, 1920
 Epichorista passaleuta Meyrick, 1920
 Epichorista prodigiosa Meyrick, 1920
 Epichorista psoropis Meyrick, 1920
 Epichoristodes licmaea (Meyrick, 1920)
 Eucosma antirrhoa Meyrick, 1920
 Eucosma cyphospila Meyrick, 1920
 Eucosma inscita Meyrick, 1913
 Eucosma metagypsa Meyrick, 1920
 Eucosma pharangodes Meyrick, 1920
 Eucosma superciliosa Meyrick, 1920
 Eugnosta misella Razowski, 1993
 Eugnosta percnoptila (Meyrick, 1933)
 Eupoecilia kruegeriana Razowski, 1993
 Falseuncaria aberdarensis Aarvik, 2010
 Fulcrifera halmyris (Meyrick, 1909)
 Fulcrifera periculosa (Meyrick, 1913)
 Gypsonoma paradelta (Meyrick, 1925)
 Leguminovora glycinivorella (Matsumura, 1898)
 Lobesia harmonia (Meyrick, 1908)
 Megalota archana Aarvik, 2004
 Megalota purpurana Aarvik, 2004
 Megalota rhopalitis (Meyrick, 1920)
 Metamesia elegans (Walsingham, 1881)
 Metendothenia balanacma (Meyrick, 1914)
 Multiquaestia agassizi Aarvik & Karisch, 2009
 Multiquaestia dallastai Aarvik & Karisch, 2009
 Olethreutes clavifera (Meyrick, 1920)
 Olethreutes nimbosa (Meyrick, 1920)
 Orilesa mediocris (Meyrick, 1914)
 Panegyra sokokana Razowski, 2012
 Paraccra chorogiae Razowski, 2012
 Paraeccopsis insellata (Meyrick, 1920)
 Phtheochroa aarviki Razowski & J. W. Brown, 2012
 Phtheochroa kenyana Aarvik, 2010
 Procrica intrepida (Meyrick, 1912)
 Procrica parva Razowski, 2002
 Sycacantha nereidopa (Meyrick, 1927)
 Tortrix chalicodes Meyrick, 1920
 Tortrix dinota Meyrick, 1918
 Tortrix exedra Meyrick, 1920
 Tortrix mitrota Meyrick, 1920
 Tortrix poliochra Meyrick, 1920
 Tortrix triadelpha Meyrick, 1920
 Xenosocia elgonica Karisch, 2008

Uraniidae 
 Dirades angulifera Warren, 1902
 Epiplema carbo Warren, 1902
 Epiplema dohertyi Warren, 1904
 Epiplema negro Warren, 1901
 Epiplema nymphaeata Warren, 1902
 Epiplema perpulchra Warren, 1902
 Epiplema semipicta Warren, 1904
 Heteroplema dependens Warren, 1902
 Leucoplema ansorgei (Warren, 1901)
 Leucoplema triumbrata (Warren, 1902)
 Urapteroides recurvata Warren, 1898

Xyloryctidae 
 Scythris invisa Meyrick, 1920

Строкатки (Zygaenidae) 
 Astyloneura biplagata (Bethune-Baker, 1911)
 Astyloneura cupreitincta (Hampson, 1920)
 Astyloneura difformis (Jordan, 1907)
 Epiorna abessynica (Koch, 1865)
 Saliunca aenescens Hampson, 1920
 Saliunca fulviceps Hampson, 1920
 Saliunca kamilila Bethune-Baker, 1911
 Saliunca meruana Aurivillius, 1910

Посилання 
 

Фауна Кенії
К
л